До списку лускокрилих Північної Македонії віднесено денних метеликів і молі, що були зареєстровані у Північній Македонії.

Згідно з останніми оцінками, існує 2570 видів лускокрилих із 68 родин, що зустрічаються на території Північної Македонії.

Денні метелики

Головчаки (Hesperiidae) 

 Carcharodus alceae (Esper, 1780) — головчак великий рожаний
 Carcharodus floccifera (Zeller, 1847) — головчак поцяткований
 Carcharodus lavatherae (Esper, 1783) — головчак чистецевий
 Carcharodus orientalis Reverdin, 1913 — головчак східний
 Erynnis marloyi (Boisduval, 1834)
 Erynnis tages (Linnaeus, 1758) — головчак Таґес
 Gegenes nostrodamus (Fabricius, 1793)
 Hesperia comma (Linnaeus, 1758) — головчак кома
 Muschampia cribrellum (Eversmann, 1841) — головчак ґратчастий
 Muschampia proto (Ochsenheimer, 1808) — головчак Прото
 Muschampia tessellum (Hübner, 1803) — головчак мозаїчний
 Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)  — головчак жилкуватий
 Pyrgus alveus (Hübner, 1803) — головчак строкатий
 Pyrgus andromedae (Wallengren, 1853) — головчак Андромеда
 Pyrgus armoricanus (Oberthur, 1910) — головчак французький
 Pyrgus carthami (Hübner, 1813) — головчак крокісовий
 Pyrgus cinarae (Rambur, 1839) — головчак карчоховий
 Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758) — головчак мальвовий
 Pyrgus serratulae (Rambur, 1839) — головчак серпійний
 Pyrgus sidae (Esper, 1784) — головчак сида
 Spialia orbifer (Hübner, 1823) — головчак кружало
 Spialia phlomidis (Herrich-Schäffer, 1845)
 Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775) — головчак Актеон
 Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808) — головчак тире
 Thymelicus sylvestris (Poda, 1761) — головчак лісовий

Синявцеві (Lycaenidae) 

 Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775) — синявець могильний
 Aricia anteros (Freyer, 1838) — синявець Антерос
 Aricia artaxerxes (Fabricius, 1793)
 Aricia eumedon (Esper, 1780) — синявець евмедон
 Callophrys rubi (Linnaeus, 1758) — хвостюшок підзелень
 Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) — синявець крушиновий
 Cupido minimus (Fuessly, 1775) — синявець карликовий
 Cupido osiris (Meigen, 1829) — синявець Озиріс
 Cupido alcetas (Hoffmannsegg, 1804) — синявець Альцет
 Cupido argiades (Pallas, 1771) — синявець Аргіад
 Cupido decolorata (Staudinger, 1886) — синявець вицвілий
 Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775) — синявець темно-синій
 Favonius quercus (Linnaeus, 1758) — легіт дубовий
 Glaucopsyche alexis (Poda, 1761) — синявець голуб'як
 Iolana iolas (Ochsenheimer, 1816)
 Lampides boeticus (Linnaeus, 1767) — синявець гороховий
 Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767) — синявець Піритой
 Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775) — дукачик фіялковий
 Lycaena candens (Herrich-Schäffer, 1844)
 Lycaena dispar (Haworth, 1802) — дукачик непарний
 Lycaena ottomanus (Lefebvre, 1830)
 Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)
 Lycaena thersamon (Esper, 1784) — дукачик Терсамон
 Lycaena thetis Klug, 1834
 Lycaena tityrus (Poda, 1761) — дукачик бурий
 Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758) — дукачик обочень
 Phengaris alcon (Denis & Schiffermüller, 1775) — синявець алькон
 Phengaris arion (Linnaeus, 1758) — синявець Аріон
 Plebejus dardanus (Freyer, 1844)  — синявець піренейський
 Plebejus argus (Linnaeus, 1758) — синявець Аргус
 Plebejus argyrognomon (Bergstrasser, 1779) — синявець Аргирогномон
 Plebejus idas (Linnaeus, 1761) — синявець Ідас
 Plebejus sephirus (Frivaldzky, 1835)
 Plebejus optilete (Knoch, 1781) — синявець торфовищний
 Polyommatus admetus (Esper, 1783)
 Polyommatus damon (Denis & Schiffermüller, 1775) — синявець Дамон
 Polyommatus ripartii (Freyer, 1830) — синявець Рипарта
 Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775) — синявець конюшиновий
 Polyommatus coridon (Poda, 1761) — синявець Коридон
 Polyommatus daphnis (Denis & Schiffermüller, 1775) — синявець Мелеагр
 Polyommatus amandus (Schneider, 1792) — синявець приязний
 Polyommatus dorylas (Denis & Schiffermüller, 1775) — синявець туркусовий
 Polyommatus eros (Ochsenheimer, 1808)
 Polyommatus escheri (Hübner, 1823)
 Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) — синявець Ікар
 Polyommatus thersites (Cantener, 1835) — синявець Терсит
 Pseudophilotes bavius (Eversmann, 1832) — синявець Бавій
 Pseudophilotes vicrama (Moore, 1865) — синявець Вікрама
 Satyrium acaciae (Fabricius, 1787) — хвостюшок акацієвий
 Satyrium ilicis (Esper, 1779) — хвостюшок падубник
 Satyrium pruni (Linnaeus, 1758) — хвостюшок сливовий
 Satyrium spini (Denis & Schiffermüller, 1775) — хвостюшок терновий
 Satyrium w-album (Knoch, 1782) — хвостюшок в'язовий
 Scolitantides orion (Pallas, 1771) — синявець Оріон
 Tarucus balkanica (Freyer, 1844)
 Thecla betulae (Linnaeus, 1758) — легіт березовий

Сонцевики (Nymphalidae) 

 Aglais io (Linnaeus, 1758) — сонцевик павиче око
 Aglais urticae (Linnaeus, 1758) — сонцевик кропив'яний
 Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775) — мінливець малий
 Apatura iris (Linnaeus, 1758) — мінливець великий
 Apatura metis Freyer, 1829 — мінливець Метис
 Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758) — очняк квітковий
 Arethusana arethusa (Denis & Schiffermüller, 1775) — оксамитниця аретуса
 Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) — підсрібник великий
 Argynnis adippe (Denis & Schiffermüller, 1775) — підсрібник Адиппа
 Argynnis niobe (Linnaeus, 1758) — підсрібник Ніобея
 Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758) — підсрібник габовий
 Argynnis pandora (Denis & Schiffermüller, 1775) — підсрібник Пандора
 Boloria graeca (Staudinger, 1870)
 Boloria pales (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Boloria dia (Linnaeus, 1767) — перлівець малий
 Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758) — перлівець Єфросина
 Brenthis daphne (Bergstrasser, 1780) — перлівець Дафна
 Brenthis hecate (Denis & Schiffermüller, 1775) — перлівець Геката
 Brenthis ino (Rottemburg, 1775) — перлівець Іно
 Brintesia circe (Fabricius, 1775) — сатир Цирцея
 Chazara briseis (Linnaeus, 1764) — сатир Брісеїда
 Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761) — прочанок Арканія
 Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788) — прочанок Глікеріон
 Coenonympha leander (Esper, 1784) — прочанок Леандр
 Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) — прочанок памфіл
 Coenonympha rhodopensis Elwes, 1900
 Erebia aethiops (Esper, 1777)
 Erebia alberganus (de Prunner, 1798)
 Erebia cassioides (Reiner & Hochenwarth, 1792)
 Erebia epiphron (Knoch, 1783)
 Erebia euryale (Esper, 1805) — гірняк Евриала
 Erebia gorge (Hübner, 1804)
 Erebia ligea (Linnaeus, 1758) — гірняк темнорудий
 Erebia medusa (Denis & Schiffermüller, 1775) — гірняк полонинець
 Erebia melas (Herbst, 1796)
 Erebia oeme (Hübner, 1804)
 Erebia ottomana Herrich-Schäffer, 1847
 Erebia pandrose (Borkhausen, 1788)
 Erebia pronoe (Esper, 1780) — гірняк Проноя
 Erebia rhodopensis Nicholl, 1900
 Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) — рябець Авринія
 Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758) — рябець великий
 Hipparchia fagi (Scopoli, 1763) — сатир буковий
 Hipparchia syriaca (Staudinger, 1871)
 Hipparchia fatua Freyer, 1844
 Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766) — сатир залізний
 Hipparchia semele (Linnaeus, 1758) — сатир боровий
 Hipparchia senthes (Fruhstorfer, 1908)
 Hipparchia volgensis (Mazochin-Porshnjakov, 1952)
 Hyponephele lupinus (O. Costa, 1836)
 Hyponephele lycaon (Rottemburg, 1775) — очняк Лікаон
 Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) — підсрібник Латонія
 Kirinia climene (Esper, 1783) — осадець Климена
 Kirinia roxelana (Cramer, 1777)
 Lasiommata maera (Linnaeus, 1758) — осадець великий
 Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) — осадець Мегера
 Lasiommata petropolitana (Fabricius, 1787)
 Libythea celtis (Laicharting, 1782) — носачка-листовидка
 Limenitis camilla (Linnaeus, 1764) — стрічкарка Камілла
 Limenitis populi (Linnaeus, 1758) — стрічкарка тополева
 Limenitis reducta Staudinger, 1901
 Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) — очняк волове око
 Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) — мереживниця Галатея
 Melanargia larissa (Geyer, 1828)
 Melanargia russiae (Esper, 1783) — мереживниця російська
 Melitaea arduinna (Esper, 1783) — рябець арденнський
 Melitaea athalia (Rottemburg, 1775) — рябець Аталія
 Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) — рябець рудий
 Melitaea diamina (Lang, 1789) — рябець діаміна
 Melitaea didyma (Esper, 1778) — рябець червоний
 Melitaea phoebe (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Melitaea trivia (Denis & Schiffermüller, 1775) — рябець звичайний
 Minois dryas (Scopoli, 1763) — сатир Дріада
 Neptis rivularis (Scopoli, 1763) — пасманець струмковий
 Neptis sappho (Pallas, 1771)
 Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) — жалібниця
 Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) — бараниця грушева
 Nymphalis xanthomelas (Esper, 1781) — ванесса чорно-руда
 Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) — осадець Егерія
 Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) — щербатка c-біле
 Polygonia egea (Cramer, 1775)
 Pseudochazara anthelea (Hübner, 1824)
 Pseudochazara cingovskii Gross, 1973
 Pseudochazara geyeri (Herrich-Schäffer, 1846)
 Pseudochazara graeca (Staudinger, 1870)
 Pyronia cecilia (Vallantin, 1894)
 Pyronia tithonus (Linnaeus, 1767) — очняк жовтогарячий
 Satyrus ferula (Fabricius, 1793) — очняк ферульний
 Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) — сонцевик адмірал
 Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) — сонцевик будяковий

Косатцеві (Papilionidae) 

 Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) — подалірій
 Papilio alexanor Esper, 1800
 Papilio machaon Linnaeus, 1758 — махаон
 Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) — аполлон
 Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) — мнемозина
 Zerynthia cerisy (Godart, 1824)
 Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermüller, 1775) — поліксена

Біланові (Pieridae) 

 Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) — зоряниця Аврора
 Anthocharis damone Boisduval, 1836
 Anthocharis gruneri Herrich-Schäffer, 1851
 Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) — білан жилкуватий
 Colias alfacariensis Ribbe, 1905 — жовтюх альфакарець
 Colias caucasica Staudinger, 1871
 Colias croceus (Fourcroy, 1785) — жовтюх помаранчик
 Colias erate (Esper, 1805)
 Colias hyale (Linnaeus, 1758) — жовтюх осьмак
 Euchloe penia (Freyer, 1851)
 Euchloe ausonia (Hübner, 1804) — аврора біла
 Gonepteryx farinosa (Zeller, 1847)
 Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) — цитринець
 Leptidea duponcheli (Staudinger, 1871) — білюшок Дюпоншеля
 Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) — білюшок гірчичник
 Pieris balcana Lorkovic, 1970
 Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) — білан капустяний
 Pieris ergane (Geyer, 1828)
 Pieris krueperi Staudinger, 1860
 Pieris mannii (Mayer, 1851)
 Pieris napi (Linnaeus, 1758)  білан брукв'яний
 Pieris rapae (Linnaeus, 1758) — Білан ріпаковий
 Pontia chloridice (Hübner, 1813) — білюх степовий
 Pontia edusa (Fabricius, 1777) — білюх ріпаковий

Riodinidae 
 Hamearis lucina (Linnaeus, 1758) — люцина

Молі

Молі довговусі (Adelidae)

 Adela australis (Heydenreich, 1851)
 Adela croesella (Scopoli, 1763)
 Adela homalella Staudinger, 1859
 Adela reaumurella (Linnaeus, 1758) — міль довговуса зелена
 Adela violella (Denis & Schiffermüller, 1775) — міль довговуса фіолетова
 Cauchas fibulella (Denis & Schiffermüller, 1775) — міль довговуса веронікова
 Cauchas leucocerella (Scopoli, 1763) — довговуска білоплямиста
 Cauchas rufifrontella (Treitschke, 1833)
 Cauchas rufimitrella (Scopoli, 1763)
 Nematopogon robertella (Clerck, 1759)
 Nematopogon schwarziellus Zeller, 1839
 Nemophora dumerilella (Duponchel, 1839)
 Nemophora fasciella (Fabricius, 1775)
 Nemophora metallica (Poda, 1761)
 Nemophora prodigellus (Zeller, 1853)
 Nemophora raddaella (Hübner, 1793)

Віялокрилки (Alucitidae) 

 Alucita bidentata Scholz & Jackh, 1994
 Alucita cancellata (Meyrick, 1908)
 Alucita cymatodactyla Zeller, 1852
 Alucita desmodactyla Zeller, 1847
 Alucita grammodactyla Zeller, 1841
 Alucita huebneri Wallengren, 1859
 Alucita major (Rebel, 1906)
 Alucita palodactyla Zeller, 1847

Аргірестіїди (Argyresthiidae)

 Argyresthia albistria (Haworth, 1828)
 Argyresthia aurulentella Stainton, 1849
 Argyresthia goedartella (Linnaeus, 1758)
 Argyresthia kasyi Friese, 1963
 Argyresthia pruniella (Clerck, 1759) — міль брунькова вишнева
 Argyresthia impura Staudinger, 1880

Autostichidae 
 Amselina cedestiella (Zeller, 1868)
 Amselina kasyi (Gozmany, 1961)
 Apatema mediopallidum Walsingham, 1900
 Apatema sutteri Gozmany, 1997
 Aprominta atricanella (Rebel, 1906)
 Aprominta designatella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Dysspastus undecimpunctella (Mann, 1864)
 Holcopogon bubulcellus (Staudinger, 1859)
 Nukusa cinerella (Rebel, 1941)
 Oegoconia deauratella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Oegoconia novimundi (Busck, 1915)
 Pantacordis pantsa (Gozmany, 1963)

Bedelliidae 

 Bedellia somnulentella (Zeller, 1847)

Бластобазиди (Blastobasidae)

 Blastobasis phycidella (Zeller, 1839)
 Hypatopa inunctella Zeller, 1839

Brachodidae 
 Brachodes nana (Treitschke, 1834)
 Brachodes pumila (Ochsenheimer, 1808)
 Brachodes tristis (Staudinger, 1879)

Брамеї (Brahmaeidae) 

 Lemonia balcanica (Herrich-Schäffer, 1847)
 Lemonia dumi (Linnaeus, 1761)
 Lemonia taraxaci (Denis & Schiffermüller, 1775) — Шовкопряд кульбабовий

Кривовусі крихітки-молі (Bucculatricidae)

 Bucculatrix albedinella (Zeller, 1839)
 Bucculatrix albella Stainton, 1867
 Bucculatrix bechsteinella (Bechstein & Scharfenberg, 1805)
 Bucculatrix benacicolella Hartig, 1937
 Bucculatrix cantabricella Chretien, 1898
 Bucculatrix cidarella (Zeller, 1839)
 Bucculatrix demaryella (Duponchel, 1840)
 Bucculatrix frangutella (Goeze, 1783)
 Bucculatrix herbalbella Chretien, 1915
 Bucculatrix infans Staudinger, 1880
 Bucculatrix nigricomella (Zeller, 1839)
 Bucculatrix pseudosylvella Rebel, 1941
 Bucculatrix thoracella (Thunberg, 1794)
 Bucculatrix ulmella Zeller, 1848
 Bucculatrix ulmifoliae M. Hering, 1931
 Bucculatrix zizyphella Chretien, 1907

Carposinidae 
 Carposina berberidella Herrich-Schäffer, 1854
 Carposina scirrhosella Herrich-Schäffer, 1854

Chimabachidae 

 Diurnea fagella (Denis & Schiffermuller, 1775)

Хореутиди (Choreutidae)
 Choreutis nemorana (Hübner, 1799)
 Choreutis pariana (Clerck, 1759)
 Prochoreutis myllerana (Fabricius, 1794)
 Prochoreutis stellaris (Zeller, 1847)
 Tebenna micalis (Mann, 1857)

Coleophoridae 

 Augasma aeratella (Zeller, 1839)
 Coleophora acrisella Milliere, 1872
 Coleophora adelogrammella Zeller, 1849
 Coleophora agrianella Rebel, 1934
 Coleophora albella (Thunberg, 1788)
 Coleophora albicostella (Duponchel, 1842)
 Coleophora alcyonipennella (Kollar, 1832)
 Coleophora aleramica Baldizzone & Stubner, 2007
 Coleophora amethystinella Ragonot, 1855
 Coleophora angustiorella Fuchs, 1903
 Coleophora audeoudi Rebel, 1935
 Coleophora ballotella (Fischer v. Röslerstamm, 1839)
 Coleophora bilineatella Zeller, 1849
 Coleophora binotapennella (Duponchel, 1843)
 Coleophora brevipalpella Wocke, 1874
 Coleophora caespititiella Zeller, 1839
 Coleophora cartilaginella Christoph, 1872
 Coleophora coarctataephaga Toll, 1961
 Coleophora conspicuella Zeller, 1849
 Coleophora coronillae Zeller, 1849
 Coleophora corsicella Walsingham, 1898
 Coleophora currucipennella Zeller, 1839
 Coleophora deauratella Lienig & Zeller, 1846
 Coleophora dentiferella Toll, 1952
 Coleophora depunctella Toll, 1961
 Coleophora ditella Zeller, 1849
 Coleophora eupepla Gozmany, 1954
 Coleophora eupreta Walsingham, 1907
 Coleophora flaviella Mann, 1857
 Coleophora flavipennella (Duponchel, 1843)
 Coleophora fuscociliella Zeller, 1849
 Coleophora galbulipennella Zeller, 1838
 Coleophora genistae Stainton, 1857
 Coleophora kasyi Toll, 1961
 Coleophora kautzi Rebel, 1933
 Coleophora kuehnella (Goeze, 1783)
 Coleophora lenae Glaser, 1969
 Coleophora lessinica Baldizzone, 1980
 Coleophora limosipennella (Duponchel, 1843)
 Coleophora lineolea (Haworth, 1828)
 Coleophora lutipennella (Zeller, 1838)
 Coleophora macedonica Toll, 1959
 Coleophora mayrella (Hübner, 1813)
 Coleophora medelichensis Krone, 1908
 Coleophora meridionella Rebel, 1912
 Coleophora milvipennis Zeller, 1839
 Coleophora narbonensis Baldizzone, 1990
 Coleophora nigridorsella Amsel, 1935
 Coleophora niveicostella Zeller, 1839
 Coleophora nubivagella Zeller, 1849
 Coleophora nutantella Muhlig & Frey, 1857
 Coleophora obtectella Zeller, 1849
 Coleophora ochrea (Haworth, 1828)
 Coleophora odorariella Muhlig, 1857
 Coleophora onobrychiella Zeller, 1849
 Coleophora ononidella Milliere, 1879
 Coleophora onopordiella Zeller, 1849
 Coleophora ornatipennella (Hübner, 1796)
 Coleophora otidipennella (Hübner, 1817)
 Coleophora paramayrella Nel, 1993
 Coleophora pennella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Coleophora preisseckeri Toll, 1942
 Coleophora quadristraminella Toll, 1961
 Coleophora riffelensis Rebel, 1913
 Coleophora saxicolella (Duponchel, 1843)
 Coleophora scabrida Toll, 1959
 Coleophora serratulella Herrich-Schäffer, 1855
 Coleophora silenella Herrich-Schäffer, 1855
 Coleophora sternipennella (Zetterstedt, 1839)
 Coleophora stramentella Zeller, 1849
 Coleophora treskaensis Toll & Amsel, 1967
 Coleophora trifolii (Curtis, 1832)
 Coleophora valesianella Zeller, 1849
 Coleophora variicornis Toll, 1952
 Coleophora vestianella (Linnaeus, 1758)
 Coleophora vibicigerella Zeller, 1839
 Coleophora virgatella Zeller, 1849
 Coleophora vulnerariae Zeller, 1839
 Coleophora vulpecula Zeller, 1849
 Coleophora wockeella Zeller, 1849
 Coleophora zelleriella Heinemann, 1854

Розкішні вузькокрилі молі (Cosmopterigidae)

 Eteobalea albiapicella (Duponchel, 1843)
 Eteobalea intermediella (Riedl, 1966)
 Eteobalea isabellella (O. G. Costa, 1836)
 Eteobalea serratella (Treitschke, 1833)
 Eteobalea sumptuosella (Lederer, 1855)
 Gisilia stereodoxa (Meyrick, 1925)
 Hodgesiella rebeli (Krone, 1905)
 Isidiella nickerlii (Nickerl, 1864)
 Limnaecia phragmitella Stainton, 1851
 Pancalia leuwenhoekella (Linnaeus, 1761)
 Pancalia schwarzella (Fabricius, 1798)
 Pyroderces argyrogrammos (Zeller, 1847)
 Sorhagenia lophyrella (Douglas, 1846)
 Stagmatophora heydeniella (Fischer von Röslerstamm, 1838)
 Vulcaniella cognatella Riedl, 1990
 Vulcaniella grandiferella Sinev, 1986
 Vulcaniella klimeschi (Riedl, 1966)

Деревоточці (Cossidae)

 Cossus cossus (Linnaeus, 1758) — червиця пахуча
 Dyspessa salicicola (Eversmann, 1848)
 Dyspessa ulula (Borkhausen, 1790)
 Parahypopta caestrum (Hübner, 1808)
 Phragmataecia castaneae (Hübner, 1790)
 Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761)

Вогнівки-трав'янки (Crambidae) 

 Achyra nudalis (Hübner, 1796)
 Agriphila brioniellus (Zerny, 1914)
 Agriphila dalmatinellus (Hampson, 1900)
 Agriphila deliella (Hübner, 1813)
 Agriphila geniculea (Haworth, 1811)
 Agriphila inquinatella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agriphila straminella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agriphila tolli (Bleszynski, 1952)
 Agriphila tristella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agrotera nemoralis (Scopoli, 1763)
 Anania coronata (Hufnagel, 1767)
 Anania crocealis (Hübner, 1796)
 Anania funebris (Strom, 1768)
 Anania fuscalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Anania hortulata (Linnaeus, 1758)
 Anania testacealis (Zeller, 1847)
 Anania verbascalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Anarpia incertalis (Duponchel, 1832)
 Ancylolomia palpella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ancylolomia pectinatellus (Zeller, 1847)
 Ancylolomia tentaculella (Hübner, 1796)
 Antigastra catalaunalis (Duponchel, 1833)
 Aporodes floralis (Hübner, 1809)
 Atralata albofascialis (Treitschke, 1829)
 Calamotropha aureliellus (Fischer v. Röslerstamm, 1841)
 Calamotropha paludella (Hübner, 1824)
 Cataclysta lemnata (Linnaeus, 1758)
 Catoptria acutangulellus (Herrich-Schäffer, 1847)
 Catoptria confusellus (Staudinger, 1882)
 Catoptria domaviellus (Rebel, 1904)
 Catoptria falsella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Catoptria fulgidella (Hübner, 1813)
 Catoptria gozmanyi Bleszynski, 1956
 Catoptria kasyi Bleszynski, 1960
 Catoptria languidellus (Zeller, 1863)
 Catoptria lythargyrella (Hübner, 1796)
 Catoptria margaritella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Catoptria mytilella (Hübner, 1805)
 Catoptria pinella (Linnaeus, 1758)
 Chilo phragmitella (Hübner, 1805)
 Cholius luteolaris (Scopoli, 1772)
 Chrysocrambus linetella (Fabricius, 1781)
 Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758)
 Crambus lathoniellus (Zincken, 1817)
 Crambus pascuella (Linnaeus, 1758)
 Crambus uliginosellus Zeller, 1850
 Cynaeda dentalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cynaeda gigantea (Wocke, 1871)
 Cynaeda superba (Freyer, 1845)
 Diasemia reticularis (Linnaeus, 1761)
 Diasemiopsis ramburialis (Duponchel, 1834)
 Dolicharthria bruguieralis (Duponchel, 1833)
 Dolicharthria punctalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Dolicharthria stigmosalis (Herrich-Schäffer, 1848)
 Donacaula forficella (Thunberg, 1794)
 Donacaula mucronella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Duponchelia fovealis Zeller, 1847
 Ecpyrrhorrhoe diffusalis (Guenee, 1854)
 Ecpyrrhorrhoe rubiginalis (Hübner, 1796)
 Elophila nymphaeata (Linnaeus, 1758)
 Epascestria pustulalis (Hübner, 1823)
 Ephelis cruentalis (Geyer, 1832)
 Euchromius bella (Hübner, 1796)
 Euchromius ocellea (Haworth, 1811)
 Euchromius superbellus (Zeller, 1849)
 Euclasta splendidalis (Herrich-Schäffer, 1848)
 Eudonia delunella (Stainton, 1849)
 Eudonia lacustrata (Panzer, 1804)
 Eudonia laetella (Zeller, 1846)
 Eudonia murana (Curtis, 1827)
 Eudonia pallida (Curtis, 1827)
 Eudonia petrophila (Standfuss, 1848)
 Eudonia phaeoleuca (Zeller, 1846)
 Eurrhypis pollinalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Evergestis aenealis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Evergestis caesialis (Herrich-Schäffer, 1849)
 Evergestis frumentalis (Linnaeus, 1761)
 Evergestis limbata (Linnaeus, 1767)
 Evergestis segetalis (Herrich-Schäffer, 1851)
 Evergestis serratalis (Staudinger, 1871)
 Evergestis sophialis (Fabricius, 1787)
 Evergestis subfuscalis (Staudinger, 1871)
 Friedlanderia cicatricella (Hübner, 1824)
 Heliothela wulfeniana (Scopoli, 1763)
 Hyperlais argillacealis (Zeller, 1847)
 Hyperlais dulcinalis (Treitschke, 1835)
 Loxostege aeruginalis (Hübner, 1796)
 Loxostege deliblatica Szent-Ivany & Uhrik-Meszaros, 1942
 Loxostege manualis (Geyer, 1832)
 Loxostege mucosalis (Herrich-Schäffer, 1848)
 Loxostege sticticalis (Linnaeus, 1761)
 Mecyna flavalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mecyna lutealis (Duponchel, 1833)
 Mecyna trinalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mesocrambus candiellus (Herrich-Schäffer, 1848)
 Metacrambus carectellus (Zeller, 1847)
 Metasia carnealis (Treitschke, 1829)
 Metasia ophialis (Treitschke, 1829)
 Metasia suppandalis (Hübner, 1823)
 Metaxmeste phrygialis (Hübner, 1796)
 Metaxmeste schrankiana (Hochenwarth, 1785)
 Neocrambus wolfschlaegeri (Schawerda, 1937)
 Nomophila noctuella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Nymphula nitidulata (Hufnagel, 1767)
 Orenaia alpestralis (Fabricius, 1787)
 Ostrinia nubilalis (Hübner, 1796)
 Ostrinia quadripunctalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Palpita vitrealis (Rossi, 1794)
 Paracorsia repandalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Parapoynx stratiotata (Linnaeus, 1758)
 Paratalanta hyalinalis (Hübner, 1796)
 Pediasia contaminella (Hübner, 1796)
 Pediasia jucundellus (Herrich-Schäffer, 1847)
 Pediasia luteella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pediasia matricella (Treitschke, 1832)
 Platytes cerussella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pleuroptya balteata (Fabricius, 1798)
 Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763)
 Psammotis pulveralis (Hübner, 1796)
 Pyrausta aerealis (Hübner, 1793)
 Pyrausta aurata (Scopoli, 1763)
 Pyrausta castalis Treitschke, 1829
 Pyrausta cingulata (Linnaeus, 1758)
 Pyrausta coracinalis Leraut, 1982
 Pyrausta despicata (Scopoli, 1763)
 Pyrausta falcatalis Guenee, 1854
 Pyrausta obfuscata (Scopoli, 1763)
 Pyrausta ostrinalis (Hübner, 1796)
 Pyrausta purpuralis (Linnaeus, 1758)
 Pyrausta sanguinalis (Linnaeus, 1767)
 Pyrausta trimaculalis (Staudinger, 1867)
 Pyrausta virginalis Duponchel, 1832
 Schoenobius gigantella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Scirpophaga praelata (Scopoli, 1763)
 Scoparia ambigualis (Treitschke, 1829)
 Scoparia basistrigalis Knaggs, 1866
 Scoparia ingratella (Zeller, 1846)
 Scoparia manifestella (Herrich-Schäffer, 1848)
 Scoparia perplexella (Zeller, 1839)
 Scoparia pyralella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Scoparia subfusca Haworth, 1811
 Sitochroa palealis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758)
 Tegostoma comparalis (Hübner, 1796)
 Thisanotia chrysonuchella (Scopoli, 1763)
 Titanio normalis (Hübner, 1796)
 Titanio venustalis (Lederer, 1855)
 Udea ferrugalis (Hübner, 1796)
 Udea fimbriatralis (Duponchel, 1834)
 Udea fulvalis (Hübner, 1809)
 Udea institalis (Hübner, 1819)
 Udea olivalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Udea prunalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Udea rhododendronalis (Duponchel, 1834)
 Udea uliginosalis (Stephens, 1834)
 Uresiphita gilvata (Fabricius, 1794)
 Xanthocrambus saxonellus (Zincken, 1821)

Дугласіїди (Douglasiidae)

 Klimeschia transversella (Zeller, 1839)
 Tinagma hedemanni (Caradja, 1920)
 Tinagma ocnerostomella (Stainton, 1850)
 Tinagma perdicella Zeller, 1839

Drepanidae 

 Asphalia ruficollis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cilix asiatica O. Bang-Haas, 1907
 Cilix glaucata (Scopoli, 1763)
 Cymatophorina diluta (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Drepana falcataria (Linnaeus, 1758)
 Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766)
 Polyploca ridens (Fabricius, 1787)
 Tethea ocularis (Linnaeus, 1767)
 Tethea or (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Thyatira batis (Linnaeus, 1758)
 Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767)
 Watsonalla cultraria (Fabricius, 1775)
 Watsonalla uncinula (Borkhausen, 1790)

Злакові молі-мінери (Elachistidae)

 Agonopterix adspersella (Kollar, 1832)
 Agonopterix alstromeriana (Clerck, 1759)
 Agonopterix cervariella (Constant, 1884)
 Agonopterix cnicella (Treitschke, 1832)
 Agonopterix curvipunctosa (Haworth, 1811)
 Agonopterix doronicella (Wocke, 1849)
 Agonopterix furvella (Treitschke, 1832)
 Agonopterix heracliana (Linnaeus, 1758)
 Agonopterix kaekeritziana (Linnaeus, 1767)
 Agonopterix laterella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agonopterix nanatella (Stainton, 1849)
 Agonopterix nodiflorella (Milliere, 1866)
 Agonopterix ocellana (Fabricius, 1775)
 Agonopterix oinochroa (Turati, 1879)
 Agonopterix pallorella (Zeller, 1839)
 Agonopterix propinquella (Treitschke, 1835)
 Agonopterix purpurea (Haworth, 1811)
 Agonopterix quadripunctata (Wocke, 1857)
 Agonopterix rutana (Fabricius, 1794)
 Agonopterix squamosa (Mann, 1864)
 Agonopterix subpropinquella (Stainton, 1849)
 Agonopterix thurneri (Rebel, 1941)
 Agonopterix yeatiana (Fabricius, 1781)
 Anchinia daphnella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Anchinia laureolella Herrich-Schäffer, 1854
 Blastodacna atra (Haworth, 1828)
 Cacochroa permixtella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Chrysoclista splendida Karsholt, 1997
 Depressaria absynthiella Herrich-Schäffer, 1865
 Depressaria albipunctella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Depressaria badiella (Hübner, 1796)
 Depressaria beckmanni Heinemann, 1870
 Depressaria chaerophylli Zeller, 1839
 Depressaria depressana (Fabricius, 1775) — Міль зонтична
 Depressaria discipunctella Herrich-Schäffer, 1854
 Depressaria douglasella Stainton, 1849
 Depressaria libanotidella Schlager, 1849
 Depressaria marcella Rebel, 1901
 Depressaria radiella (Goeze, 1783)
 Depressaria tenebricosa Zeller, 1854
 Depressaria ululana Rossler, 1866
 Depressaria erinaceella Staudinger, 1870
 Depressaria hirtipalpis Zeller, 1854
 Depressaria dictamnella (Treitschke, 1835)
 Depressaria moranella Chretien, 1907
 Dystebenna stephensi (Stainton, 1849)
 Elachista drenovoi Parenti, 1981
 Elachista dumosa Parenti, 1981
 Elachista maculata Parenti, 1978
 Elachista occulta Parenti, 1978
 Elachista ohridella Parenti, 2001
 Elachista vegliae Parenti, 1978
 Ethmia aurifluella (Hübner, 1810)
 Ethmia bipunctella (Fabricius, 1775)
 Ethmia candidella (Alpheraky, 1908)
 Ethmia chrysopygella (Kolenati, 1846)
 Ethmia flavianella (Treitschke, 1832)
 Ethmia haemorrhoidella (Eversmann, 1844)
 Ethmia terminella Fletcher, 1938
 Ethmia tripunctella (Staudinger, 1879)
 Exaeretia culcitella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Exaeretia ledereri (Zeller, 1854)
 Exaeretia lutosella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Fuchsia luteella (Heinemann, 1870)
 Haplochrois albanica (Rebel & Zerny, 1932)
 Haplochrois ochraceella (Rebel, 1903)
 Heinemannia festivella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Heinemannia laspeyrella (Hübner, 1796)
 Hypercallia citrinalis (Scopoli, 1763)
 Luquetia lobella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Luquetia orientella (Rebel, 1893)
 Orophia denisella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Orophia ferrugella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Orophia sordidella (Hübner, 1796)
 Spuleria flavicaput (Haworth, 1828)
 Telechrysis tripuncta (Haworth, 1828)

Коконопряди березові (Endromidae)

 Endromis versicolora (Linnaeus, 1758) — Ендроміс березовий

Epermeniidae 

 Epermenia aequidentellus (E. Hofmann, 1867)
 Epermenia illigerella (Hübner, 1813)
 Epermenia insecurella (Stainton, 1854)
 Epermenia ochreomaculellus (Milliere, 1854)
 Epermenia pontificella (Hübner, 1796)
 Ochromolopis ictella (Hübner, 1813)

Еребіди (Erebidae)

 Amata kruegeri (Ragusa, 1904)
 Amata phegea (Linnaeus, 1758)
 Apopestes spectrum (Esper, 1787)
 Arctia caja (Linnaeus, 1758) — Ведмедиця кайя
 Arctia festiva (Hufnagel, 1766)
 Arctia villica (Linnaeus, 1758)
 Arctornis l-nigrum (Muller, 1764)
 Autophila dilucida (Hübner, 1808)
 Autophila limbata (Staudinger, 1871)
 Autophila anaphanes Boursin, 1940
 Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758) — Ведмедиця-господиня
 Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758)
 Calymma communimacula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Calyptra thalictri (Borkhausen, 1790)
 Catephia alchymista (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Catocala coniuncta (Esper, 1787)
 Catocala conversa (Esper, 1783)
 Catocala dilecta (Hübner, 1808) — Стрічкарка велика червона
 Catocala disjuncta (Geyer, 1828) — Стрічкарка диз'юнктивна
 Catocala diversa (Geyer, 1828) — Стрічкарка червоно-жовта
 Catocala electa (Vieweg, 1790)
 Catocala elocata (Esper, 1787)
 Catocala fraxini (Linnaeus, 1758) — Стрічкарка блакитна
 Catocala fulminea (Scopoli, 1763)
 Catocala hymenaea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Catocala lupina Herrich-Schäffer, 1851
 Catocala nupta (Linnaeus, 1767)
 Catocala nymphaea (Esper, 1787)
 Catocala nymphagoga (Esper, 1787)
 Catocala promissa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Catocala puerpera (Giorna, 1791)
 Catocala sponsa (Linnaeus, 1767) — Стрічкарка орденська малинова
 Chelis maculosa (Gerning, 1780)
 Clytie syriaca (Bugnion, 1837)
 Colobochyla salicalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Coscinia cribraria (Linnaeus, 1758)
 Coscinia striata (Linnaeus, 1758)
 Cybosia mesomella (Linnaeus, 1758)
 Cymbalophora rivularis (Menetries, 1832)
 Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758)
 Diaphora mendica (Clerck, 1759)
 Drasteria cailino (Lefebvre, 1827)
 Dysauxes ancilla (Linnaeus, 1767)
 Dysauxes famula (Freyer, 1836)
 Dysauxes punctata (Fabricius, 1781)
 Dysgonia algira (Linnaeus, 1767)
 Dysgonia torrida (Guenee, 1852)
 Eilema caniola (Hübner, 1808)
 Eilema complana (Linnaeus, 1758)
 Eilema costalis (Zeller, 1847)
 Eilema lurideola (Zincken, 1817)
 Eilema palliatella (Scopoli, 1763)
 Eilema pygmaeola (Doubleday, 1847)
 Eilema sororcula (Hufnagel, 1766)
 Eublemma amoena (Hübner, 1803)
 Eublemma himmighoffeni (Milliere, 1867)
 Eublemma minutata (Fabricius, 1794)
 Eublemma ochreola (Staudinger, 1900)
 Eublemma ostrina (Hübner, 1808)
 Eublemma parva (Hübner, 1808)
 Eublemma polygramma (Duponchel, 1842)
 Eublemma purpurina (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eublemma scitula Rambur, 1833
 Eublemma viridula (Guenee, 1841)
 Euclidia mi (Clerck, 1759)
 Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758)
 Euclidia triquetra (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) — Ведмедиця Гера
 Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus, 1758) — Золотогуз
 Euproctis similis (Fuessly, 1775)
 Exophyla rectangularis (Geyer, 1828)
 Grammodes bifasciata (Petagna, 1787)
 Grammodes stolida (Fabricius, 1775)
 Gynaephora selenitica (Esper, 1789)
 Herminia grisealis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Herminia tarsicrinalis (Knoch, 1782)
 Herminia tarsipennalis (Treitschke, 1835)
 Herminia tenuialis (Rebel, 1899)
 Hypena crassalis (Fabricius, 1787)
 Hypena obesalis Treitschke, 1829
 Hypena obsitalis (Hübner, 1813)
 Hypena palpalis (Hübner, 1796)
 Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758)
 Hypena rostralis (Linnaeus, 1758)
 Hypenodes anatolica Schwingenschuss, 1938
 Hypenodes humidalis Doubleday, 1850
 Hyphoraia aulica (Linnaeus, 1758)
 Idia calvaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Laspeyria flexula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Leucoma salicis (Linnaeus, 1758)
 Lithosia quadra (Linnaeus, 1758)
 Lygephila craccae (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lygephila lusoria (Linnaeus, 1758)
 Lygephila pastinum (Treitschke, 1826)
 Lygephila procax (Hübner, 1813)
 Lygephila viciae (Hübner, 1822)
 Lymantria dispar (Linnaeus, 1758) — непарний шовкопряд
 Lymantria monacha (Linnaeus, 1758)
 Metachrostis dardouini (Boisduval, 1840)
 Metachrostis velox (Hübner, 1813)
 Miltochrista miniata (Forster, 1771)
 Minucia lunaris (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Nodaria nodosalis (Herrich-Schäffer, 1851)
 Ocneria rubea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ocnogyna parasita (Hübner, 1790)
 Odice arcuinna (Hübner, 1790)
 Odice suava (Hübner, 1813)
 Ophiusa tirhaca (Cramer, 1773)
 Orectis proboscidata (Herrich-Schäffer, 1851)
 Orgyia dubia (Tauscher, 1806)
 Paracolax tristalis (Fabricius, 1794)
 Parascotia fuliginaria (Linnaeus, 1761)
 Parasemia plantaginis (Linnaeus, 1758)
 Parocneria detrita (Esper, 1785)
 Parocneria terebinthi (Freyer, 1838)
 Pechipogo plumigeralis Hübner, 1825
 Pechipogo strigilata (Linnaeus, 1758)
 Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766)
 Penthophera morio (Linnaeus, 1767)
 Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758)
 Phragmatobia placida (Frivaldszky, 1835)
 Phytometra viridaria (Clerck, 1759)
 Polypogon gryphalis (Herrich-Schäffer, 1851)
 Polypogon tentacularia (Linnaeus, 1758)
 Rhypagla lacernaria (Hübner, 1813)
 Rhyparia purpurata (Linnaeus, 1758)
 Rivula sericealis (Scopoli, 1763)
 Schrankia costaestrigalis (Stephens, 1834)
 Schrankia taenialis (Hübner, 1809)
 Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758)
 Setina irrorella (Linnaeus, 1758)
 Simplicia rectalis (Eversmann, 1842)
 Spilosoma lubricipeda (Linnaeus, 1758)
 Spilosoma lutea (Hufnagel, 1766)
 Spilosoma urticae (Esper, 1789)
 Tathorhynchus exsiccata (Lederer, 1855)
 Trisateles emortualis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758)
 Utetheisa pulchella (Linnaeus, 1758)
 Watsonarctia deserta (Bartel, 1902)
 Zanclognatha zelleralis (Wocke, 1850)
 Zebeeba falsalis (Herrich-Schäffer, 1839)
 Zekelita antiqualis (Hübner, 1809)
 Zethes insularis Rambur, 1833

Еріокотиди (Eriocottidae)
 Dyseriocrania subpurpurella (Haworth, 1828)

Euteliidae 
 Eutelia adoratrix (Staudinger, 1892)
 Eutelia adulatrix (Hübner, 1813)

Виїмчастокрилі молі (Gelechiidae)

 Acompsia cinerella (Clerck, 1759)
 Acompsia ponomarenkoae Huemer & Karsholt, 2002
 Agnippe lunaki (Rebel, 1941)
 Altenia elsneriella Huemer & Karsholt, 1999
 Altenia scriptella (Hübner, 1796)
 Altenia wagneriella (Rebel, 1926)
 Anacampsis timidella (Wocke, 1887)
 Anarsia lineatella Zeller, 1839
 Anarsia spartiella (Schrank, 1802)
 Apodia bifractella (Duponchel, 1843)
 Aproaerema anthyllidella (Hübner, 1813)
 Aristotelia decurtella (Hübner, 1813)
 Aristotelia subericinella (Duponchel, 1843)
 Aroga aristotelis (Milliere, 1876)
 Aroga balcanicola Huemer & Karsholt, 1999
 Aroga flavicomella (Zeller, 1839)
 Aroga velocella (Duponchel, 1838)
 Athrips rancidella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Brachmia blandella (Fabricius, 1798)
 Brachmia dimidiella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Bryotropha arabica Amsel, 1952
 Bryotropha azovica Bidzilia, 1997
 Bryotropha domestica (Haworth, 1828)
 Bryotropha hendrikseni Karsholt & Rutten, 2005
 Bryotropha hulli Karsholt & Rutten, 2005
 Bryotropha plebejella (Zeller, 1847)
 Bryotropha sabulosella (Rebel, 1905)
 Bryotropha senectella (Zeller, 1839)
 Bryotropha terrella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Carpatolechia decorella (Haworth, 1812)
 Carpatolechia fugacella (Zeller, 1839)
 Caryocolum alsinella (Zeller, 1868)
 Caryocolum cauligenella (Schmid, 1863)
 Caryocolum fischerella (Treitschke, 1833)
 Caryocolum inflativorella (Klimesch, 1938)
 Caryocolum leucomelanella (Zeller, 1839)
 Caryocolum marmorea (Haworth, 1828)
 Caryocolum mucronatella (Chretien, 1900)
 Caryocolum peregrinella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Caryocolum petrophila (Preissecker, 1914)
 Caryocolum proxima (Haworth, 1828)
 Caryocolum saginella (Zeller, 1868)
 Caryocolum schleichi (Christoph, 1872)
 Caryocolum tischeriella (Zeller, 1839)
 Catatinagma trivittellum Rebel, 1903
 Chionodes distinctella (Zeller, 1839)
 Chrysoesthia drurella (Fabricius, 1775)
 Chrysoesthia sexguttella (Thunberg, 1794)
 Crossobela trinotella (Herrich-Schäffer, 1856)
 Dichomeris alacella (Zeller, 1839)
 Dichomeris barbella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Dichomeris juniperella (Linnaeus, 1761)
 Dichomeris limbipunctellus (Staudinger, 1859)
 Dichomeris limosellus (Schlager, 1849)
 Dichomeris marginella (Fabricius, 1781)
 Ephysteris diminutella (Zeller, 1847)
 Ephysteris promptella (Staudinger, 1859)
 Eulamprotes wilkella (Linnaeus, 1758)
 Filatima spurcella (Duponchel, 1843)
 Filatima tephritidella (Duponchel, 1844)
 Gelechia dujardini Huemer, 1991
 Gelechia senticetella (Staudinger, 1859)
 Gnorimoschema herbichii (Nowicki, 1864)
 Helcystogramma triannulella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Isophrictis anthemidella (Wocke, 1871)
 Isophrictis kefersteiniellus (Zeller, 1850)
 Isophrictis striatella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Istrianis femoralis (Staudinger, 1876)
 Klimeschiopsis kiningerella (Duponchel, 1843)
 Megacraspedus binotella (Duponchel, 1843)
 Megacraspedus dolosellus (Zeller, 1839)
 Mesophleps silacella (Hübner, 1796)
 Metzneria aestivella (Zeller, 1839)
 Metzneria aprilella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Metzneria artificella (Herrich-Schäffer, 1861)
 Metzneria intestinella (Mann, 1864)
 Metzneria lappella (Linnaeus, 1758)
 Metzneria neuropterella (Zeller, 1839)
 Metzneria paucipunctella (Zeller, 1839)
 Mirificarma cytisella (Treitschke, 1833)
 Mirificarma eburnella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mirificarma maculatella (Hübner, 1796)
 Monochroa conspersella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Monochroa cytisella (Curtis, 1837)
 Monochroa lucidella (Stephens, 1834)
 Monochroa nomadella (Zeller, 1868)
 Monochroa sepicolella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Neotelphusa sequax (Haworth, 1828)
 Nothris congressariella (Bruand, 1858)
 Nothris lemniscellus (Zeller, 1839)
 Nothris radiata (Staudinger, 1879)
 Nothris verbascella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ornativalva plutelliformis (Staudinger, 1859)
 Parachronistis albiceps (Zeller, 1839)
 Parastenolechia nigrinotella (Zeller, 1847)
 Pexicopia malvella (Hübner, 1805)
 Phthorimaea operculella (Zeller, 1873)
 Platyedra subcinerea (Haworth, 1828)
 Prolita sexpunctella (Fabricius, 1794)
 Prolita solutella (Zeller, 1839)
 Pseudotelphusa istrella (Mann, 1866)
 Pseudotelphusa paripunctella (Thunberg, 1794)
 Psoricoptera gibbosella (Zeller, 1839)
 Ptocheuusa abnormella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Ptocheuusa paupella (Zeller, 1847)
 Pyncostola bohemiella (Nickerl, 1864)
 Recurvaria nanella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Scrobipalpa acuminatella (Sircom, 1850)
 Scrobipalpa artemisiella (Treitschke, 1833)
 Scrobipalpa atriplicella (Fischer von Röslerstamm, 1841)
 Scrobipalpa ergasima (Meyrick, 1916)
 Scrobipalpa erichi Povolny, 1964
 Scrobipalpa kasyi Povolny, 1968
 Scrobipalpa mixta Huemer & Karsholt, 2010
 Scrobipalpa ocellatella (Boyd, 1858)
 Scrobipalpa perinii (Klimesch, 1951)
 Scrobipalpula seniorum Povolny, 2000
 Scrobipalpula tussilaginis (Stainton, 1867)
 Sitotroga cerealella (Olivier, 1789) — Зернова міль
 Sophronia ascalis Gozmany, 1951
 Sophronia humerella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Sophronia sicariellus (Zeller, 1839)
 Stenolechiodes pseudogemmellus Elsner, 1996
 Stomopteryx detersella (Zeller, 1847)
 Stomopteryx remissella (Zeller, 1847)
 Syncopacma cinctella (Clerck, 1759)
 Syncopacma coronillella (Treitschke, 1833)
 Syncopacma patruella (Mann, 1857)
 Syncopacma polychromella (Rebel, 1902)
 Syncopacma taeniolella (Zeller, 1839)
 Teleiopsis bagriotella (Duponchel, 1840)
 Teleiopsis diffinis (Haworth, 1828)
 Teleiopsis latisacculus Pitkin, 1988
 Teleiopsis rosalbella (Fologne, 1862)
 Teleiopsis terebinthinella (Herrich-Schäffer, 1856)
 Thiotricha subocellea (Stephens, 1834)
 Xenolechia aethiops (Humphreys & Westwood, 1845)

П'ядуни (Geometridae) 

 Abraxas grossulariata (Linnaeus, 1758)
 Aethalura punctulata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Alcis bastelbergeri (Hirschke, 1908)
 Alcis jubata (Thunberg, 1788)
 Alcis repandata (Linnaeus, 1758)
 Aleucis distinctata (Herrich-Schäffer, 1839)
 Alsophila aceraria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Alsophila aescularia (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Anticlea derivata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Apeira syringaria (Linnaeus, 1758)
 Aplasta ononaria (Fuessly, 1783)
 Aplocera efformata (Guenee, 1858)
 Aplocera plagiata (Linnaeus, 1758)
 Aplocera praeformata (Hübner, 1826)
 Aplocera simpliciata (Treitschke, 1835)
 Apocheima hispidaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Apochima flabellaria (Heeger, 1838)
 Arichanna melanaria (Linnaeus, 1758)
 Artiora evonymaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ascotis selenaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Aspitates gilvaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Aspitates ochrearia (Rossi, 1794)
 Asthena albulata (Hufnagel, 1767)
 Asthena anseraria (Herrich-Schäffer, 1855)
 Biston betularia (Linnaeus, 1758) — П'ядун березовий
 Biston strataria (Hufnagel, 1767)
 Cabera exanthemata (Scopoli, 1763)
 Campaea honoraria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Campaea margaritaria (Linnaeus, 1761)
 Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758)
 Camptogramma scripturata (Hübner, 1799)
 Cataclysme riguata (Hübner, 1813)
 Catarhoe cuculata (Hufnagel, 1767)
 Catarhoe permixtaria (Herrich-Schäffer, 1856)
 Catarhoe putridaria (Herrich-Schäffer, 1852)
 Catarhoe rubidata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Celonoptera mirificaria Lederer, 1862
 Chariaspilates formosaria (Eversmann, 1837)
 Charissa certhiatus (Rebel & Zerny, 1931)
 Charissa obscurata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Charissa pentheri (Rebel, 1904)
 Charissa pullata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Charissa variegata (Duponchel, 1830)
 Charissa ambiguata (Duponchel, 1830)
 Charissa onustaria (Herrich-Schäffer, 1852)
 Charissa intermedia (Wehrli, 1917)
 Charissa supinaria (Mann, 1854)
 Charissa glaucinaria (Hübner, 1799)
 Chesias rufata (Fabricius, 1775)
 Chiasmia aestimaria (Hübner, 1809)
 Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758)
 Chlorissa cloraria (Hübner, 1813)
 Chlorissa viridata (Linnaeus, 1758)
 Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767)
 Chloroclystis v-ata (Haworth, 1809)
 Cidaria fulvata (Forster, 1771)
 Cleora cinctaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cleorodes lichenaria (Hufnagel, 1767)
 Cleta filacearia (Herrich-Schäffer, 1847)
 Coenotephria ablutaria (Boisduval, 1840)
 Coenotephria tophaceata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Colostygia aptata (Hübner, 1813)
 Colostygia aqueata (Hübner, 1813)
 Colostygia pectinataria (Knoch, 1781)
 Colostygia turbata (Hübner, 1799)
 Colostygia wolfschlaegerae (Pinker, 1953)
 Colotois pennaria (Linnaeus, 1761)
 Comibaena bajularia (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758)
 Costaconvexa polygrammata (Borkhausen, 1794)
 Crocallis elinguaria (Linnaeus, 1758)
 Crocallis tusciaria (Borkhausen, 1793)
 Cyclophora linearia (Hübner, 1799)
 Cyclophora porata (Linnaeus, 1767)
 Cyclophora punctaria (Linnaeus, 1758)
 Cyclophora suppunctaria (Zeller, 1847)
 Cyclophora albiocellaria (Hübner, 1789)
 Cyclophora annularia (Fabricius, 1775)
 Cyclophora puppillaria (Hübner, 1799)
 Cyclophora quercimontaria (Bastelberger, 1897)
 Cyclophora ruficiliaria (Herrich-Schäffer, 1855)
 Dasycorsa modesta (Staudinger, 1879)
 Deileptenia ribeata (Clerck, 1759)
 Docirava dervenaria (von Mentzer, 1981)
 Dyscia innocentaria (Christoph, 1885)
 Dysstroma truncata (Hufnagel, 1767)
 Earophila badiata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ectropis crepuscularia (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eilicrinia cordiaria (Hübner, 1790)
 Eilicrinia trinotata (Metzner, 1845)
 Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758)
 Enanthyperythra legataria (Herrich-Schäffer, 1852)
 Ennomos alniaria (Linnaeus, 1758)
 Ennomos autumnaria (Werneburg, 1859)
 Ennomos erosaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ennomos fuscantaria (Haworth, 1809)
 Ennomos quercaria (Hübner, 1813)
 Ennomos quercinaria (Hufnagel, 1767)
 Entephria caesiata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Entephria cyanata (Hübner, 1809)
 Entephria flavicinctata (Hübner, 1813)
 Entephria nobiliaria (Herrich-Schäffer, 1852)
 Epione repandaria (Hufnagel, 1767)
 Epirrhoe alternata (Muller, 1764)
 Epirrhoe galiata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Epirrhoe molluginata (Hübner, 1813)
 Epirrhoe rivata (Hübner, 1813)
 Epirrhoe tristata (Linnaeus, 1758)
 Epirrita dilutata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Epirrita terminassianae Vardikian, 1974
 Eucrostes indigenata (de Villers, 1789)
 Eulithis populata (Linnaeus, 1758)
 Eulithis prunata (Linnaeus, 1758)
 Eumannia oppositaria (Mann, 1864)
 Eumera regina Staudinger, 1892
 Euphyia frustata (Treitschke, 1828)
 Euphyia mesembrina (Rebel, 1927)
 Eupithecia abbreviata Stephens, 1831
 Eupithecia addictata Dietze, 1908
 Eupithecia alliaria Staudinger, 1870
 Eupithecia breviculata (Donzel, 1837)
 Eupithecia carpophagata Staudinger, 1871
 Eupithecia centaureata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eupithecia cocciferata Milliere, 1864
 Eupithecia cretaceata (Packard, 1874)
 Eupithecia cuculliaria (Rebel, 1901)
 Eupithecia denotata (Hübner, 1813)
 Eupithecia distinctaria Herrich-Schäffer, 1848
 Eupithecia dodoneata Guenee, 1858
 Eupithecia druentiata Dietze, 1902
 Eupithecia ericeata (Rambur, 1833)
 Eupithecia extraversaria Herrich-Schäffer, 1852
 Eupithecia extremata (Fabricius, 1787)
 Eupithecia fuscicostata Christoph, 1887
 Eupithecia gemellata Herrich-Schäffer, 1861
 Eupithecia graphata (Treitschke, 1828)
 Eupithecia gueneata Milliere, 1862
 Eupithecia haworthiata Doubleday, 1856
 Eupithecia icterata (de Villers, 1789)
 Eupithecia impurata (Hübner, 1813)
 Eupithecia innotata (Hufnagel, 1767)
 Eupithecia insigniata (Hübner, 1790)
 Eupithecia intricata (Zetterstedt, 1839)
 Eupithecia irriguata (Hübner, 1813)
 Eupithecia lanceata (Hübner, 1825)
 Eupithecia laquaearia Herrich-Schäffer, 1848
 Eupithecia lariciata (Freyer, 1841)
 Eupithecia limbata Staudinger, 1879
 Eupithecia linariata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eupithecia mystica Dietze, 1910
 Eupithecia ochridata Schutze & Pinker, 1968
 Eupithecia orphnata W. Petersen, 1909
 Eupithecia pusillata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eupithecia pyreneata Mabille, 1871
 Eupithecia quercetica Prout, 1938
 Eupithecia satyrata (Hübner, 1813)
 Eupithecia schiefereri Bohatsch, 1893
 Eupithecia semigraphata Bruand, 1850
 Eupithecia silenicolata Mabille, 1867
 Eupithecia spissilineata (Metzner, 1846)
 Eupithecia subfuscata (Haworth, 1809)
 Eupithecia tenuiata (Hübner, 1813)
 Eupithecia thurnerata Schutze, 1958
 Eupithecia tripunctaria Herrich-Schäffer, 1852
 Eupithecia trisignaria Herrich-Schäffer, 1848
 Eupithecia undata (Freyer, 1840)
 Eupithecia venosata (Fabricius, 1787)
 Eupithecia veratraria Herrich-Schäffer, 1848
 Eupithecia vulgata (Haworth, 1809)
 Fagivorina arenaria (Hufnagel, 1767)
 Gandaritis pyraliata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Geometra papilionaria (Linnaeus, 1758)
 Glacies canaliculata (Hochenwarth, 1785)
 Gnopharmia stevenaria (Boisduval, 1840)
 Gnophos sartata Treitschke, 1827
 Gnophos furvata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Gnophos obfuscata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Gnophos dumetata Treitschke, 1827
 Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 1809)
 Heliomata glarearia (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hemistola chrysoprasaria (Esper, 1795)
 Hemithea aestivaria (Hübner, 1789)
 Holoterpna pruinosata (Staudinger, 1897)
 Horisme aemulata (Hübner, 1813)
 Horisme calligraphata (Herrich-Schäffer, 1838)
 Horisme corticata (Treitschke, 1835)
 Horisme tersata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Horisme vitalbata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hydrelia flammeolaria (Hufnagel, 1767)
 Hydrelia sylvata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hydriomena furcata (Thunberg, 1784)
 Hylaea fasciaria (Linnaeus, 1758)
 Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763)
 Hypomecis roboraria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hypoxystis pluviaria (Fabricius, 1787)
 Idaea albitorquata (Pungeler, 1909)
 Idaea aureolaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Idaea aversata (Linnaeus, 1758)
 Idaea biselata (Hufnagel, 1767)
 Idaea camparia (Herrich-Schäffer, 1852)
 Idaea circuitaria (Hübner, 1819)
 Idaea consanguinaria (Lederer, 1853)
 Idaea consolidata (Lederer, 1853)
 Idaea contiguaria (Hübner, 1799)
 Idaea degeneraria (Hübner, 1799)
 Idaea determinata (Staudinger, 1876)
 Idaea deversaria (Herrich-Schäffer, 1847)
 Idaea dilutaria (Hübner, 1799)
 Idaea dimidiata (Hufnagel, 1767)
 Idaea distinctaria (Boisduval, 1840)
 Idaea elongaria (Rambur, 1833)
 Idaea filicata (Hübner, 1799)
 Idaea fuscovenosa (Goeze, 1781)
 Idaea humiliata (Hufnagel, 1767)
 Idaea inquinata (Scopoli, 1763)
 Idaea laevigata (Scopoli, 1763)
 Idaea metohiensis (Rebel, 1900)
 Idaea moniliata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Idaea obsoletaria (Rambur, 1833)
 Idaea ochrata (Scopoli, 1763)
 Idaea ossiculata (Lederer, 1870)
 Idaea ostrinaria (Hübner, 1813)
 Idaea pallidata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Idaea politaria (Hübner, 1799)
 Idaea rubraria (Staudinger, 1901)
 Idaea rufaria (Hübner, 1799)
 Idaea rusticata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Idaea seriata (Schrank, 1802)
 Idaea serpentata (Hufnagel, 1767)
 Idaea straminata (Borkhausen, 1794)
 Idaea subsericeata (Haworth, 1809)
 Idaea trigeminata (Haworth, 1809)
 Isturgia arenacearia (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Isturgia roraria (Fabricius, 1776)
 Larentia clavaria (Haworth, 1809)
 Ligdia adustata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lithostege farinata (Hufnagel, 1767)
 Lithostege griseata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lobophora halterata (Hufnagel, 1767)
 Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758) — п'ядун обведений
 Lomographa bimaculata (Fabricius, 1775)
 Lomographa temerata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lycia graecarius (Staudinger, 1861)
 Lycia hirtaria (Clerck, 1759)
 Lythria cruentaria (Hufnagel, 1767)
 Lythria purpuraria (Linnaeus, 1758)
 Macaria fusca (Thunberg, 1792)
 Melanthia procellata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Menophra abruptaria (Thunberg, 1792)
 Mesoleuca albicillata (Linnaeus, 1758)
 Mesotype verberata (Scopoli, 1763)
 Microloxia herbaria (Hübner, 1813)
 Minoa murinata (Scopoli, 1763)
 Nebula achromaria (de La Harpe, 1853)
 Nebula nebulata (Treitschke, 1828)
 Nebula senectaria (Herrich-Schäffer, 1852)
 Nychiodes amygdalaria (Herrich-Schäffer, 1848)
 Nychiodes dalmatina Wagner, 1909
 Nycterosea obstipata (Fabricius, 1794)
 Odezia atrata (Linnaeus, 1758)
 Operophtera brumata (Linnaeus, 1758)
 Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758)
 Orthostixis cribraria (Hübner, 1799)
 Oulobophora internata (Pungeler, 1888)
 Ourapteryx sambucaria (Linnaeus, 1758)
 Paradarisa consonaria (Hübner, 1799)
 Parectropis similaria (Hufnagel, 1767)
 Pasiphila rectangulata (Linnaeus, 1758)
 Pelurga comitata (Linnaeus, 1758)
 Pennithera firmata (Hübner, 1822)
 Pennithera ulicata (Rambur, 1934)
 Perconia strigillaria (Hübner, 1787)
 Peribatodes correptaria (Zeller, 1847)
 Peribatodes rhomboidaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Peribatodes secundaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Peribatodes umbraria (Hübner, 1809)
 Perizoma affinitata (Stephens, 1831)
 Perizoma albulata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Perizoma alchemillata (Linnaeus, 1758)
 Perizoma blandiata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Perizoma flavofasciata (Thunberg, 1792)
 Perizoma flavosparsata (Wagner, 1926)
 Perizoma hydrata (Treitschke, 1829)
 Perizoma incultaria (Herrich-Schäffer, 1848)
 Perizoma minorata (Treitschke, 1828)
 Perizoma obsoletata (Herrich-Schäffer, 1838)
 Phaiogramma etruscaria (Zeller, 1849)
 Phibalapteryx virgata (Hufnagel, 1767)
 Phigalia pilosaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Philereme vetulata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Proteuchloris neriaria (Herrich-Schäffer, 1852)
 Protorhoe corollaria (Herrich-Schäffer, 1848)
 Protorhoe unicata (Guenee, 1858)
 Pseudobaptria bogumilaria (Rebel, 1904)
 Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758)
 Pseudoterpna pruinata (Hufnagel, 1767)
 Pungeleria capreolaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Rhodometra sacraria (Linnaeus, 1767)
 Rhodostrophia badiaria (Freyer, 1841)
 Rhodostrophia calabra (Petagna, 1786)
 Rhodostrophia discopunctata Amsel, 1935
 Rhodostrophia vibicaria (Clerck, 1759)
 Schistostege decussata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Scopula beckeraria (Lederer, 1853)
 Scopula confinaria (Herrich-Schäffer, 1847)
 Scopula flaccidaria (Zeller, 1852)
 Scopula imitaria (Hübner, 1799)
 Scopula immutata (Linnaeus, 1758)
 Scopula incanata (Linnaeus, 1758)
 Scopula marginepunctata (Goeze, 1781)
 Scopula decorata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Scopula immorata (Linnaeus, 1758)
 Scopula nigropunctata (Hufnagel, 1767)
 Scopula ochraceata (Staudinger, 1901)
 Scopula orientalis (Alpheraky, 1876)
 Scopula ornata (Scopoli, 1763)
 Scopula rubiginata (Hufnagel, 1767)
 Scopula submutata (Treitschke, 1828)
 Scopula tessellaria (Boisduval, 1840)
 Scopula turbulentaria (Staudinger, 1870)
 Scotopteryx bipunctaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758)
 Scotopteryx coarctaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Scotopteryx ignorata Huemer & Hausmann, 1998
 Scotopteryx luridata (Hufnagel, 1767)
 Scotopteryx moeniata (Scopoli, 1763)
 Scotopteryx mucronata (Scopoli, 1763)
 Scotopteryx vicinaria (Duponchel, 1830)
 Selenia dentaria (Fabricius, 1775)
 Selenia lunularia (Hübner, 1788)
 Selenia tetralunaria (Hufnagel, 1767)
 Selidosema plumaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Siona lineata (Scopoli, 1763)
 Stegania dilectaria (Hübner, 1790)
 Synopsia sociaria (Hübner, 1799)
 Tephronia sepiaria (Hufnagel, 1767)
 Thalera fimbrialis (Scopoli, 1763)
 Thera cognata (Thunberg, 1792)
 Thera juniperata (Linnaeus, 1758)
 Thera variata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Thera vetustata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Thetidia smaragdaria (Fabricius, 1787)
 Timandra comae Schmidt, 1931
 Triphosa dubitata (Linnaeus, 1758)
 Triphosa sabaudiata (Duponchel, 1830)
 Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767)
 Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759)
 Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758)
 Xanthorhoe montanata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Xanthorhoe oxybiata (Milliere, 1872)
 Xanthorhoe quadrifasiata (Clerck, 1759)
 Xanthorhoe spadicearia (Denis & Schiffermuller, 1775)

Гліфіптеригіди (Glyphipterigidae)

 Digitivalva heringi (Klimesch, 1956)
 Digitivalva granitella (Treitschke, 1833)
 Digitivalva macedonica (Klimesch, 1956)
 Digitivalva orientella (Klimesch, 1956)
 Digitivalva pulicariae (Klimesch, 1956)
 Digitivalva wolfschlaegeri (Klimesch, 1956)

Молі-строкатки (Gracillariidae) 

 Acrocercops brongniardella (Fabricius, 1798)
 Aspilapteryx limosella (Duponchel, 1843)
 Aspilapteryx tringipennella (Zeller, 1839)
 Caloptilia alchimiella (Scopoli, 1763)
 Caloptilia fidella (Reutti, 1853)
 Caloptilia fribergensis (Fritzsche, 1871)
 Caloptilia honoratella (Rebel, 1914)
 Caloptilia stigmatella (Fabricius, 1781)
 Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986
 Cupedia cupediella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Euspilapteryx auroguttella Stephens, 1835
 Parornix acuta Triberti, 1980
 Parornix anglicella (Stainton, 1850)
 Parornix anguliferella (Zeller, 1847)
 Parornix carpinella (Frey, 1863)
 Parornix fagivora (Frey, 1861)
 Parornix torquillella (Zeller, 1850)
 Phyllocnistis saligna (Zeller, 1839)
 Phyllonorycter abrasella (Duponchel, 1843)
 Phyllonorycter corylifoliella (Hübner, 1796)
 Phyllonorycter delitella (Duponchel, 1843)
 Phyllonorycter esperella (Goeze, 1783)
 Phyllonorycter fiumella (Krone, 1910)
 Phyllonorycter froelichiella (Zeller, 1839)
 Phyllonorycter helianthemella (Herrich-Schäffer, 1861)
 Phyllonorycter hostis Triberti, 2007
 Phyllonorycter kuhlweiniella (Zeller, 1839)
 Phyllonorycter macedonica (Deschka, 1971)
 Phyllonorycter maestingella (Muller, 1764)
 Phyllonorycter messaniella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter millierella (Staudinger, 1871)
 Phyllonorycter parisiella (Wocke, 1848)
 Phyllonorycter pastorella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter platani (Staudinger, 1870)
 Phyllonorycter populifoliella (Treitschke, 1833)
 Phyllonorycter quercifoliella (Zeller, 1839)
 Phyllonorycter scitulella (Duponchel, 1843)
 Phyllonorycter trifasciella (Haworth, 1828)
 Phyllonorycter trojana Deschka, 1982
 Phyllonorycter turanica (Gerasimov, 1931)

Молі-блищанки (Heliozelidae)

 Antispila treitschkiella (Fischer von Röslerstamm, 1843)

Тонкопряди (Hepialidae) 

 Hepialus humuli (Linnaeus, 1758) — Тонкопряд хмелевий
 Pharmacis fusconebulosa (DeGeer, 1778)
 Pharmacis lupulina (Linnaeus, 1758)
 Triodia adriaticus (Osthelder, 1931)
 Triodia amasinus (Herrich-Schäffer, 1851)
 Triodia sylvina (Linnaeus, 1761)

Heterogynidae 
 Heterogynis penella (Hübner, 1819)

Мінно-чохликові молі (Incurvariidae)

 Incurvaria masculella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Incurvaria pectinea Haworth, 1828

Коконопряди (Lasiocampidae) 

 Cosmotriche lobulina (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758)
 Eriogaster catax (Linnaeus, 1758)
 Eriogaster lanestris (Linnaeus, 1758)
 Eriogaster rimicola (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758)
 Gastropacha populifolia (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758) — Коконопряд дубовий
 Lasiocampa grandis (Rogenhofer, 1891)
 Lasiocampa trifolii (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758)
 Malacosoma castrensis (Linnaeus, 1758)
 Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758)
 Malacosoma franconica (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Odonestis pruni (Linnaeus, 1758)
 Pachypasa otus (Drury, 1773)
 Phyllodesma tremulifolia (Hübner, 1810)
 Trichiura castiliana Spuler, 1908
 Trichiura crataegi (Linnaeus, 1758)
 Trichiura verenae Witt, 1981

Лецитоцериди (Lecithoceridae)
 Homaloxestis briantiella (Turati, 1879)

Слизньовидки (Limacodidae)

 Apoda limacodes (Hufnagel, 1766)
 Heterogenea asella (Denis & Schiffermuller, 1775)

Крихітки-молі (Lyonetiidae)

 Leucoptera aceris (Fuchs, 1903)
 Leucoptera heringiella Toll, 1938
 Leucoptera laburnella (Stainton, 1851)
 Leucoptera malifoliella (O. Costa, 1836)
 Lyonetia clerkella (Linnaeus, 1758)
 Lyonetia prunifoliella (Hübner, 1796)

Lypusidae 
 Pseudatemelia josephinae (Toll, 1956)

Молі зубаті (Micropterigidae)

 Micropterix corcyrella Walsingham, 1919
 Micropterix kardamylensis Rebel, 1903
 Micropterix myrtetella Zeller, 1850
 Micropterix tunbergella (Fabricius, 1787)

Millieridae 
 Millieria dolosalis (Heydenreich, 1851)

Вузькокрилі молі (Momphidae)

 Mompha miscella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mompha propinquella (Stainton, 1851)

Молі-малюки (Nepticulidae)

 Acalyptris platani (Muller-Rutz, 1934)
 Ectoedemia caradjai (Groschke, 1944)
 Ectoedemia gilvipennella (Klimesch, 1946)
 Ectoedemia rufifrontella (Caradja, 1920)
 Ectoedemia decentella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Ectoedemia eriki A. & Z. Lastuvka, 2000
 Ectoedemia amani Svensson, 1966
 Ectoedemia longicaudella Klimesch, 1953
 Stigmella anomalella (Goeze, 1783)
 Stigmella atricapitella (Haworth, 1828)
 Stigmella crataegella (Klimesch, 1936)
 Stigmella eberhardi (Johansson, 1971)
 Stigmella johanssonella A. & Z. Lastuvka, 1997
 Stigmella lonicerarum (Frey, 1856)
 Stigmella microtheriella (Stainton, 1854)
 Stigmella minusculella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Stigmella paliurella Gerasimov, 1937
 Stigmella paradoxa (Frey, 1858)
 Stigmella plagicolella (Stainton, 1854)
 Stigmella prunetorum (Stainton, 1855)
 Stigmella regiella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Stigmella roborella (Johansson, 1971)
 Stigmella speciosa (Frey, 1858)
 Stigmella tityrella (Stainton, 1854)
 Stigmella trimaculella (Haworth, 1828)
 Trifurcula bleonella (Chretien, 1904)
 Trifurcula globulariae Klimesch, 1975
 Trifurcula cryptella (Stainton, 1856)
 Trifurcula eurema (Tutt, 1899)
 Trifurcula calycotomella A. & Z. Lastuvka, 1997
 Trifurcula macedonica Z. & A. Lastuvka, 1998
 Trifurcula orientella Klimesch, 1953
 Trifurcula pallidella (Duponchel, 1843)

Совки (Noctuidae) 

 Abrostola agnorista Dufay, 1956
 Abrostola asclepiadis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Abrostola tripartita (Hufnagel, 1766)
 Abrostola triplasia (Linnaeus, 1758)
 Acontia lucida (Hufnagel, 1766)
 Acontia trabealis (Scopoli, 1763)
 Acontia melanura (Tauscher, 1809)
 Acontiola moldavicola (Herrich-Schäffer, 1851)
 Acosmetia caliginosa (Hübner, 1813)
 Acronicta aceris (Linnaeus, 1758)
 Acronicta leporina (Linnaeus, 1758)
 Acronicta strigosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acronicta alni (Linnaeus, 1767)
 Acronicta cuspis (Hübner, 1813)
 Acronicta psi (Linnaeus, 1758) — стрільчатка псі
 Acronicta tridens (Denis & Schiffermuller, 1775) — стрільчатка тризубець
 Acronicta auricoma (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acronicta euphorbiae (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acronicta orientalis (Mann, 1862)
 Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758)
 Actebia praecox (Linnaeus, 1758)
 Actinotia polyodon (Clerck, 1759)
 Actinotia radiosa (Esper, 1804)
 Aedia funesta (Esper, 1786)
 Aedia leucomelas (Linnaeus, 1758)
 Aegle kaekeritziana (Hübner, 1799)
 Aegle semicana (Esper, 1798)
 Agrochola lychnidis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agrochola lactiflora Draudt, 1934
 Agrochola helvola (Linnaeus, 1758)
 Agrochola humilis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agrochola kindermannii (Fischer v. Röslerstamm, 1837)
 Agrochola litura (Linnaeus, 1758)
 Agrochola nitida (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agrochola thurneri Boursin, 1953
 Agrochola lota (Clerck, 1759)
 Agrochola macilenta (Hübner, 1809)
 Agrochola laevis (Hübner, 1803)
 Agrotis bigramma (Esper, 1790)
 Agrotis cinerea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agrotis clavis (Hufnagel, 1766)
 Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758)
 Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766)
 Agrotis obesa Boisduval, 1829
 Agrotis puta (Hübner, 1803)
 Agrotis segetum (Denis & Schiffermuller, 1775) — совка озима
 Agrotis spinifera (Hübner, 1808)
 Agrotis trux (Hübner, 1824)
 Allophyes oxyacanthae (Linnaeus, 1758)
 Amephana dalmatica (Rebel, 1919)
 Ammoconia caecimacula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ammoconia senex (Geyer, 1828)
 Amphipoea fucosa (Freyer, 1830)
 Amphipoea oculea (Linnaeus, 1761)
 Amphipyra berbera Rungs, 1949
 Amphipyra effusa Boisduval, 1828
 Amphipyra livida (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Amphipyra micans Lederer, 1857
 Amphipyra perflua (Fabricius, 1787)
 Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758) — совка пірамідальна
 Amphipyra stix Herrich-Schäffer, 1850
 Amphipyra tetra (Fabricius, 1787)
 Amphipyra tragopoginis (Clerck, 1759)
 Amphipyra cinnamomea (Goeze, 1781)
 Anaplectoides prasina (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Anarta dianthi (Tauscher, 1809)
 Anarta melanopa (Thunberg, 1791)
 Anarta mendax (Staudinger, 1879)
 Anarta odontites (Boisduval, 1829)
 Anarta trifolii (Hufnagel, 1766)
 Anorthoa munda (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Anthracia eriopoda (Herrich-Schäffer, 1851)
 Antitype chi (Linnaeus, 1758)
 Antitype jonis (Lederer, 1865)
 Antitype suda (Geyer, 1832)
 Apamea anceps (Denis & Schiffermuller, 1775) — совка сіра зернова
 Apamea aquila Donzel, 1837
 Apamea crenata (Hufnagel, 1766)
 Apamea epomidion (Haworth, 1809)
 Apamea furva (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Apamea illyria Freyer, 1846
 Apamea lateritia (Hufnagel, 1766)
 Apamea lithoxylaea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Apamea maillardi (Geyer, 1834)
 Apamea michielii Varga, 1976
 Apamea monoglypha (Hufnagel, 1766)
 Apamea oblonga (Haworth, 1809)
 Apamea platinea (Treitschke, 1825)
 Apamea remissa (Hübner, 1809)
 Apamea rubrirena (Treitschke, 1825)
 Apamea scolopacina (Esper, 1788)
 Apamea sordens (Hufnagel, 1766)
 Apamea sublustris (Esper, 1788)
 Apamea syriaca (Osthelder, 1933)
 Apamea unanimis (Hübner, 1813)
 Apamea zeta (Treitschke, 1825)
 Apaustis rupicola (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Aporophyla australis (Boisduval, 1829)
 Aporophyla canescens (Duponchel, 1826)
 Aporophyla lutulenta (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Aporophyla nigra (Haworth, 1809)
 Apterogenum ypsillon (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Archanara neurica (Hübner, 1808)
 Asteroscopus sphinx (Hufnagel, 1766)
 Asteroscopus syriaca (Warren, 1910)
 Atethmia ambusta (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Atethmia centrago (Haworth, 1809)
 Athetis furvula (Hübner, 1808)
 Athetis gluteosa (Treitschke, 1835)
 Athetis pallustris (Hübner, 1808)
 Athetis lepigone (Moschler, 1860)
 Atypha pulmonaris (Esper, 1790)
 Auchmis detersa (Esper, 1787)
 Autographa gamma (Linnaeus, 1758)
 Autographa jota (Linnaeus, 1758)
 Autographa pulchrina (Haworth, 1809)
 Axylia putris (Linnaeus, 1761)
 Behounekia freyeri (Frivaldszky, 1835)
 Brachionycha nubeculosa (Esper, 1785)
 Brachylomia viminalis (Fabricius, 1776)
 Bryophila ereptricula Treitschke, 1825
 Bryophila orthogramma (Boursin, 1954)
 Bryophila raptricula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Bryophila ravula (Hübner, 1813)
 Bryophila rectilinea (Warren, 1909)
 Bryophila seladona Christoph, 1885
 Bryophila tephrocharis (Boursin, 1953)
 Bryophila domestica (Hufnagel, 1766)
 Calamia tridens (Hufnagel, 1766)
 Calliergis ramosa (Esper, 1786)
 Callopistria juventina (Stoll, 1782)
 Callopistria latreillei (Duponchel, 1827)
 Calophasia lunula (Hufnagel, 1766)
 Calophasia opalina (Esper, 1793)
 Calophasia platyptera (Esper, 1788)
 Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766)
 Caradrina gilva (Donzel, 1837)
 Caradrina abruzzensis (Draudt, 1933)
 Caradrina clavipalpis Scopoli, 1763
 Caradrina flavirena Guenee, 1852
 Caradrina selini Boisduval, 1840
 Caradrina suscianja (Mentzer, 1981)
 Caradrina wullschlegeli Pungeler, 1903
 Caradrina aspersa Rambur, 1834
 Caradrina kadenii Freyer, 1836
 Caradrina terrea Freyer, 1840
 Ceramica pisi (Linnaeus, 1758)
 Cerapteryx graminis (Linnaeus, 1758)
 Cerastis leucographa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cerastis rubricosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Charanyca trigrammica (Hufnagel, 1766)
 Charanyca apfelbecki (Rebel, 1901)
 Charanyca ferruginea (Esper, 1785)
 Chersotis cuprea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Chersotis fimbriola (Esper, 1803)
 Chersotis laeta (Rebel, 1904)
 Chersotis margaritacea (Villers, 1789)
 Chersotis multangula (Hübner, 1803)
 Chilodes maritima (Tauscher, 1806)
 Chloantha hyperici (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Chrysodeixis chalcites (Esper, 1789)
 Cleoceris scoriacea (Esper, 1789)
 Cleonymia opposita (Lederer, 1870)
 Colocasia coryli (Linnaeus, 1758)
 Condica viscosa (Freyer, 1831)
 Conisania luteago (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Conistra ligula (Esper, 1791)
 Conistra rubiginosa (Scopoli, 1763)
 Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761)
 Conistra veronicae (Hübner, 1813)
 Conistra erythrocephala (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Conistra rubiginea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Conistra ragusae (Failla-Tedaldi, 1890)
 Conistra torrida (Lederer, 1857)
 Coranarta cordigera (Thunberg, 1788)
 Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758)
 Cosmia pyralina (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cosmia confinis Herrich-Schäffer, 1849
 Cosmia affinis (Linnaeus, 1767)
 Craniophora ligustri (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Craniophora pontica (Staudinger, 1878)
 Cryphia fraudatricula (Hübner, 1803)
 Cryphia receptricula (Hübner, 1803)
 Cryphia algae (Fabricius, 1775)
 Cryphia ochsi (Boursin, 1940)
 Crypsedra gemmea (Treitschke, 1825)
 Cucullia celsiae Herrich-Schäffer, 1850
 Cucullia absinthii (Linnaeus, 1761)
 Cucullia argentea (Hufnagel, 1766) — Каптурниця срібна
 Cucullia artemisiae (Hufnagel, 1766)
 Cucullia asteris (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cucullia balsamitae Boisduval, 1840
 Cucullia campanulae Freyer, 1831
 Cucullia chamomillae (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cucullia formosa Rogenhofer, 1860
 Cucullia fraudatrix Eversmann, 1837
 Cucullia lactucae (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cucullia lucifuga (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cucullia santonici (Hübner, 1813)
 Cucullia scopariae Dorfmeister, 1853
 Cucullia tanaceti (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cucullia umbratica (Linnaeus, 1758)
 Cucullia xeranthemi Boisduval, 1840
 Cucullia blattariae (Esper, 1790)
 Cucullia lanceolata (Villers, 1789)
 Cucullia lychnitis Rambur, 1833
 Cucullia prenanthis Boisduval, 1840
 Cucullia scrophulariae (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cucullia verbasci (Linnaeus, 1758)
 Dasypolia ferdinandi Ruhl, 1892
 Dasypolia templi (Thunberg, 1792)
 Deltote bankiana (Fabricius, 1775)
 Deltote deceptoria (Scopoli, 1763)
 Deltote uncula (Clerck, 1759)
 Deltote pygarga (Hufnagel, 1766)
 Denticucullus pygmina (Haworth, 1809)
 Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758)
 Diachrysia chryson (Esper, 1789)
 Diachrysia nadeja (Oberthur, 1880)
 Diachrysia zosimi (Hübner, 1822)
 Diarsia mendica (Fabricius, 1775)
 Diarsia rubi (Vieweg, 1790)
 Dichagyris flammatra (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Dichagyris candelisequa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Dichagyris flavina (Herrich-Schäffer, 1852)
 Dichagyris forcipula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Dichagyris nigrescens (Hofner, 1888)
 Dichagyris orientis (Alpheraky, 1882)
 Dichagyris renigera (Hübner, 1808)
 Dichagyris signifera (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Dichonia aeruginea (Hübner, 1808)
 Dichonia convergens (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Dicycla oo (Linnaeus, 1758)
 Diloba caeruleocephala (Linnaeus, 1758)
 Dioszeghyana schmidti (Dioszeghy, 1935)
 Divaena haywardi (Tams, 1926) — Совка Гайварда
 Dryobota labecula (Esper, 1788)
 Dryobotodes tenebrosa (Esper, 1789)
 Dryobotodes carbonis Wagner, 1931
 Dryobotodes eremita (Fabricius, 1775)
 Dryobotodes monochroma (Esper, 1790)
 Dypterygia scabriuscula (Linnaeus, 1758)
 Egira conspicillaris (Linnaeus, 1758)
 Elaphria venustula (Hübner, 1790)
 Enargia abluta (Hübner, 1808)
 Enterpia laudeti (Boisduval, 1840)
 Epilecta linogrisea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Epimecia ustula (Freyer, 1835)
 Epipsilia grisescens (Fabricius, 1794)
 Episema glaucina (Esper, 1789)
 Episema korsakovi (Christoph, 1885)
 Episema lederi Christoph, 1885
 Episema tersa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eremobia ochroleuca (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eucarta amethystina (Hübner, 1803)
 Eucarta virgo (Treitschke, 1835)
 Euchalcia consona (Fabricius, 1787)
 Euchalcia modestoides Poole, 1989
 Eugnorisma depuncta (Linnaeus, 1761)
 Eugnorisma pontica (Staudinger, 1892)
 Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758)
 Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766)
 Euxoa aquilina (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Euxoa conspicua (Hübner, 1824)
 Euxoa cos (Hübner, 1824)
 Euxoa decora (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Euxoa distinguenda (Lederer, 1857)
 Euxoa eruta (Hübner, 1817)
 Euxoa glabella Wagner, 1930
 Euxoa hastifera (Donzel, 1847)
 Euxoa nigricans (Linnaeus, 1761)
 Euxoa nigrofusca (Esper, 1788)
 Euxoa obelisca (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Euxoa temera (Hübner, 1808)
 Euxoa vitta (Esper, 1789)
 Evisa schawerdae Reisser, 1930
 Globia algae (Esper, 1789)
 Gortyna borelii Pierret, 1837
 Gortyna flavago (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Gortyna puengeleri (Turati, 1909)
 Graphiphora augur (Fabricius, 1775)
 Griposia aprilina (Linnaeus, 1758)
 Hada plebeja (Linnaeus, 1761)
 Hadena irregularis (Hufnagel, 1766)
 Hadena perplexa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hadena silenes (Hübner, 1822)
 Hadena syriaca (Osthelder, 1933)
 Hadena adriana (Schawerda, 1921)
 Hadena albimacula (Borkhausen, 1792)
 Hadena caesia (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hadena capsincola (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hadena clara (Staudinger, 1901)
 Hadena compta (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hadena confusa (Hufnagel, 1766)
 Hadena drenowskii (Rebel, 1930)
 Hadena filograna (Esper, 1788)
 Hadena gueneei (Staudinger, 1901)
 Hadena luteocincta (Rambur, 1834)
 Hadena magnolii (Boisduval, 1829)
 Hadena perpetua Hacker, 1996
 Hadena vulcanica (Turati, 1907)
 Hadena wehrlii (Draudt, 1934)
 Haemerosia renalis (Hübner, 1813)
 Hecatera bicolorata (Hufnagel, 1766)
 Hecatera cappa (Hübner, 1809)
 Hecatera dysodea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Helicoverpa armigera (Hübner, 1808)
 Heliothis adaucta Butler, 1878
 Heliothis incarnata Freyer, 1838
 Heliothis maritima Graslin, 1855
 Heliothis nubigera Herrich-Schäffer, 1851
 Heliothis ononis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Heliothis peltigera (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Heliothis viriplaca (Hufnagel, 1766)
 Helivictoria victorina (Sodoffsky, 1849)
 Hoplodrina ambigua (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hoplodrina blanda (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781)
 Hoplodrina respersa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hoplodrina superstes (Ochsenheimer, 1816)
 Hydraecia micacea (Esper, 1789)
 Hydraecia petasitis Doubleday, 1847
 Hyppa rectilinea (Esper, 1788)
 Ipimorpha retusa (Linnaeus, 1761)
 Ipimorpha subtusa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Janthinea friwaldskii (Duponchel, 1835)
 Jodia croceago (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lacanobia contigua (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lacanobia suasa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lacanobia thalassina (Hufnagel, 1766)
 Lacanobia aliena (Hübner, 1809)
 Lacanobia blenna (Hübner, 1824)
 Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758)
 Lacanobia splendens (Hübner, 1808)
 Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766)
 Lamprotes c-aureum (Knoch, 1781)
 Lasionycta proxima (Hübner, 1809)
 Lateroligia ophiogramma (Esper, 1794)
 Lenisa geminipuncta (Haworth, 1809)
 Leucania loreyi (Duponchel, 1827)
 Leucania comma (Linnaeus, 1761)
 Leucania obsoleta (Hübner, 1803)
 Leucania punctosa (Treitschke, 1825)
 Leucania putrescens (Hübner, 1824)
 Leucania zeae (Duponchel, 1827)
 Lithophane furcifera (Hufnagel, 1766)
 Lithophane ledereri (Staudinger, 1892)
 Lithophane merckii (Rambur, 1832)
 Lithophane ornitopus (Hufnagel, 1766)
 Lithophane semibrunnea (Haworth, 1809)
 Lithophane socia (Hufnagel, 1766)
 Lithophane lapidea (Hübner, 1808)
 Litoligia literosa (Haworth, 1809)
 Luperina dumerilii (Duponchel, 1826)
 Luperina nickerlii (Freyer, 1845)
 Luperina rubella (Duponchel, 1835)
 Luperina testacea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850)
 Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758) — Совка капустяна
 Maraschia grisescens Osthelder, 1933
 Meganephria bimaculosa (Linnaeus, 1767)
 Mesapamea secalella Remm, 1983
 Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758)
 Mesogona acetosellae (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mesoligia furuncula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mesotrosta signalis (Treitschke, 1829)
 Mniotype adusta (Esper, 1790)
 Mniotype satura (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mniotype solieri (Boisduval, 1829)
 Moma alpium (Osbeck, 1778)
 Mormo maura (Linnaeus, 1758)
 Mythimna riparia (Rambur, 1829)
 Mythimna albipuncta (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mythimna congrua (Hübner, 1817)
 Mythimna ferrago (Fabricius, 1787)
 Mythimna l-album (Linnaeus, 1767)
 Mythimna conigera (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mythimna impura (Hübner, 1808)
 Mythimna pallens (Linnaeus, 1758)
 Mythimna pudorina (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mythimna straminea (Treitschke, 1825)
 Mythimna turca (Linnaeus, 1761)
 Mythimna vitellina (Hübner, 1808)
 Mythimna alopecuri (Boisduval, 1840)
 Mythimna andereggii (Boisduval, 1840)
 Mythimna sicula (Treitschke, 1835)
 Naenia typica (Linnaeus, 1758)
 Noctua comes Hübner, 1813
 Noctua fimbriata (Schreber, 1759)
 Noctua interposita (Hübner, 1790)
 Noctua janthina Denis & Schiffermuller, 1775
 Noctua orbona (Hufnagel, 1766)
 Noctua pronuba (Linnaeus, 1758)
 Noctua tirrenica Biebinger, Speidel & Hanigk, 1983
 Nyctobrya amasina Draudt, 1931
 Nyctobrya muralis (Forster, 1771)
 Ochropleura leucogaster (Freyer, 1831)
 Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761)
 Oligia fasciuncula (Haworth, 1809)
 Oligia latruncula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Oligia strigilis (Linnaeus, 1758)
 Oligia versicolor (Borkhausen, 1792)
 Olivenebula subsericata (Herrich-Schäffer, 1861)
 Omia cymbalariae (Hübner, 1809)
 Omphalophana anatolica (Lederer, 1857)
 Omphalophana antirrhinii (Hübner, 1803)
 Opigena polygona (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Oria musculosa (Hübner, 1808)
 Orthosia gracilis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Orthosia opima (Hübner, 1809)
 Orthosia cerasi (Fabricius, 1775)
 Orthosia cruda (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Orthosia dalmatica (Wagner, 1909)
 Orthosia miniosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Orthosia populeti (Fabricius, 1775)
 Orthosia incerta (Hufnagel, 1766)
 Orthosia gothica (Linnaeus, 1758)
 Oxicesta chamoenices (Herrich-Schäffer, 1845)
 Oxicesta geographica (Fabricius, 1787)
 Oxytripia orbiculosa (Esper, 1799)
 Pachetra sagittigera (Hufnagel, 1766)
 Panchrysia aurea (Hübner, 1803)
 Panchrysia v-argenteum (Esper, 1798)
 Panemeria tenebrata (Scopoli, 1763)
 Panolis flammea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Papestra biren (Goeze, 1781)
 Parastichtis suspecta (Hübner, 1817)
 Peridroma saucia (Hübner, 1808)
 Perigrapha i-cinctum (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Perigrapha rorida Frivaldszky, 1835
 Periphanes delphinii (Linnaeus, 1758) — Совка сокиркова
 Philareta treitschkei (Frivaldszky, 1835)
 Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758)
 Phlogophora scita (Hübner, 1790)
 Photedes captiuncula (Treitschke, 1825)
 Photedes extrema (Hübner, 1809)
 Photedes minima (Haworth, 1809)
 Photedes morrisii (Dale, 1837)
 Phyllophila obliterata (Rambur, 1833)
 Plusidia cheiranthi (Tauscher, 1809)
 Polia bombycina (Hufnagel, 1766)
 Polia nebulosa (Hufnagel, 1766)
 Polia serratilinea Ochsenheimer, 1816
 Polychrysia moneta (Fabricius, 1787)
 Polymixis culoti (Schawerda, 1921)
 Polymixis leuconota (Frivaldszky, 1841)
 Polymixis flavicincta (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Polymixis polymita (Linnaeus, 1761)
 Polymixis rufocincta (Geyer, 1828)
 Polymixis serpentina (Treitschke, 1825)
 Polyphaenis sericata (Esper, 1787)
 Praestilbia armeniaca Staudinger, 1892
 Protoschinia scutosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pseudeustrotia candidula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pseudluperina pozzii (Curo, 1883)
 Pyrrhia purpura (Hübner, 1817)
 Pyrrhia umbra (Hufnagel, 1766)
 Rhizedra lutosa (Hübner, 1803)
 Rhyacia lucipeta (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Rhyacia simulans (Hufnagel, 1766)
 Rileyiana fovea (Treitschke, 1825)
 Schinia cardui (Hübner, 1790)
 Schinia cognata (Freyer, 1833)
 Scotochrosta pulla (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Sesamia cretica Lederer, 1857
 Sesamia nonagrioides Lefebvre, 1827
 Sideridis rivularis (Fabricius, 1775)
 Sideridis implexa (Hübner, 1809)
 Sideridis kitti (Schawerda, 1914)
 Sideridis reticulata (Goeze, 1781)
 Sideridis lampra (Schawerda, 1913)
 Sideridis turbida (Esper, 1790)
 Simyra albovenosa (Goeze, 1781)
 Simyra dentinosa Freyer, 1838
 Simyra nervosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Spaelotis ravida (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Spaelotis senna (Freyer, 1829)
 Spodoptera exigua (Hübner, 1808) — карадрина
 Standfussiana lucernea (Linnaeus, 1758)
 Stenoecia dos (Freyer, 1838)
 Subacronicta megacephala (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Syngrapha devergens (Hübner, 1813)
 Synthymia fixa (Fabricius, 1787)
 Teinoptera lunaki (Boursin, 1940)
 Teinoptera olivina (Herrich-Schäffer, 1852)
 Thalpophila matura (Hufnagel, 1766)
 Tholera cespitis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Tholera decimalis (Poda, 1761)
 Thysanoplusia orichalcea (Fabricius, 1775)
 Tiliacea aurago (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Tiliacea citrago (Linnaeus, 1758)
 Tiliacea cypreago (Hampson, 1906)
 Tiliacea sulphurago (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758)
 Trichoplusia ni (Hübner, 1803)
 Trigonophora flammea (Esper, 1785)
 Tyta luctuosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ulochlaena hirta (Hübner, 1813)
 Valeria jaspidea (Villers, 1789)
 Valeria oleagina (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Xanthia gilvago (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Xanthia icteritia (Hufnagel, 1766)
 Xanthia ocellaris (Borkhausen, 1792)
 Xanthia ruticilla (Esper, 1791)
 Xanthia togata (Esper, 1788)
 Xestia ashworthii (Doubleday, 1855)
 Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758)
 Xestia ditrapezium (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Xestia baja (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Xestia castanea (Esper, 1798)
 Xestia ochreago (Hübner, 1809)
 Xestia stigmatica (Hübner, 1813)
 Xestia xanthographa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Xylena exsoleta (Linnaeus, 1758)
 Xylena lunifera Warren, 1910
 Xylena vetusta (Hübner, 1813)

Ноліди (Nolidae)

 Bena bicolorana (Fuessly, 1775)
 Earias clorana (Linnaeus, 1761)
 Earias vernana (Fabricius, 1787)
 Meganola albula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Meganola strigula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Meganola togatulalis (Hübner, 1796)
 Nola confusalis (Herrich-Schäffer, 1847)
 Nola cucullatella (Linnaeus, 1758)
 Nola subchlamydula Staudinger, 1871
 Nycteola asiatica (Krulikovsky, 1904)
 Nycteola columbana (Turner, 1925)
 Nycteola revayana (Scopoli, 1772)
 Nycteola siculana (Fuchs, 1899)
 Pseudoips prasinana (Linnaeus, 1758)

Зубницеві (Notodontidae) 

 Cerura vinula (Linnaeus, 1758)
 Clostera anachoreta (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Clostera anastomosis (Linnaeus, 1758)
 Clostera curtula (Linnaeus, 1758)
 Clostera pigra (Hufnagel, 1766)
 Dicranura ulmi (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Drymonia dodonaea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Drymonia obliterata (Esper, 1785)
 Drymonia querna (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Drymonia ruficornis (Hufnagel, 1766)
 Furcula bifida (Brahm, 1787)
 Furcula furcula (Clerck, 1759)
 Harpyia milhauseri (Fabricius, 1775)
 Notodonta dromedarius (Linnaeus, 1767)
 Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758)
 Paradrymonia vittata (Staudinger, 1892)
 Peridea anceps (Goeze, 1781)
 Peridea korbi (Rebel, 1918)
 Phalera bucephala (Linnaeus, 1758) — лунка срібляста
 Phalera bucephaloides (Ochsenheimer, 1810)
 Pterostoma palpina (Clerck, 1759)
 Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758)
 Spatalia argentina (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Stauropus fagi (Linnaeus, 1758)
 Thaumetopoea processionea (Linnaeus, 1758) — шовкопряд похідний дубовий
 Thaumetopoea solitaria (Freyer, 1838)

Ширококрилі молі (Oecophoridae)

 Alabonia staintoniella (Zeller, 1850)
 Aplota nigricans (Zeller, 1852)
 Batia internella Jackh, 1972
 Batia lambdella (Donovan, 1793)
 Batia lunaris (Haworth, 1828)
 Crassa unitella (Hübner, 1796)
 Dasycera oliviella (Fabricius, 1794)
 Denisia augustella (Hübner, 1796)
 Epicallima formosella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Fabiola pokornyi (Nickerl, 1864)
 Harpella forficella (Scopoli, 1763)
 Holoscolia huebneri Kocak, 1980
 Metalampra cinnamomea (Zeller, 1839)
 Oecophora bractella (Linnaeus, 1758)
 Pleurota aristella (Linnaeus, 1767)
 Pleurota filigerella Mann, 1867
 Pleurota nitens Staudinger, 1870
 Pleurota planella (Staudinger, 1859)
 Pleurota proteella Staudinger, 1880
 Pleurota pungitiella Herrich-Schäffer, 1854
 Pleurota pyropella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pleurota vittalba Staudinger, 1871
 Schiffermuelleria schaefferella (Linnaeus, 1758)

Опостегіди (Opostegidae)

 Opostega salaciella (Treitschke, 1833)
 Opostega spatulella Herrich-Schäffer, 1855
 Pseudopostega crepusculella (Zeller, 1839)

Peleopodidae 
 Carcina quercana (Fabricius, 1775)

Plutellidae 

 Eidophasia messingiella (Fischer von Röslerstamm, 1840)
 Eidophasia syenitella Herrich-Schäffer, 1854
 Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) — міль капустяна
 Rhigognostis hufnagelii (Zeller, 1839)
 Rhigognostis wolfschlaegeri (Rebel, 1940)

Praydidae 
 Atemelia torquatella (Lienig & Zeller, 1846)
 Prays oleae (Bernard, 1788)

Мішечниці (Psychidae)

 Acanthopsyche zelleri (Mann, 1855)
 Bijugis bombycella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Canephora hirsuta (Poda, 1761)
 Dahlica triquetrella (Hübner, 1813)
 Eochorica balcanica (Rebel, 1919)
 Eumasia parietariella (Heydenreich, 1851)
 Heliopsychidea graecella (Milliere, 1866)
 Megalophanes viciella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Oiketicoides lutea (Staudinger, 1870)
 Penestoglossa dardoinella (Milliere, 1863)
 Phalacropterix praecellens (Staudinger, 1870)
 Pseudobankesia macedoniella (Rebel, 1919)
 Psyche casta (Pallas, 1767)
 Psyche crassiorella Bruand, 1851
 Psychidea balcanica (Wehrli, 1933)
 Rebelia macedonica Pinker, 1956
 Rebelia sapho (Milliere, 1864)
 Reisseronia pusilella (Rebel, 1941)
 Taleporia tubulosa (Retzius, 1783)
 Typhonia ciliaris (Ochsenheimer, 1810)

Пальцекрилки (Pterophoridae)

 Agdistis adactyla (Hübner, 1819)
 Agdistis tamaricis (Zeller, 1847)
 Amblyptilia acanthadactyla (Hübner, 1813)
 Buszkoiana capnodactylus (Zeller, 1841)
 Calyciphora albodactylus (Fabricius, 1794)
 Calyciphora nephelodactyla (Eversmann, 1844)
 Calyciphora xanthodactyla (Treitschke, 1833)
 Capperia celeusi (Frey, 1886)
 Capperia fusca (O. Hofmann, 1898)
 Capperia hellenica Adamczewski, 1951
 Capperia maratonica Adamczewski, 1951
 Capperia trichodactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cnaemidophorus rhododactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Crombrugghia distans (Zeller, 1847)
 Crombrugghia laetus (Zeller, 1847)
 Crombrugghia tristis (Zeller, 1841)
 Emmelina monodactyla (Linnaeus, 1758)
 Gillmeria miantodactylus (Zeller, 1841)
 Gillmeria ochrodactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hellinsia carphodactyla (Hübner, 1813)
 Hellinsia inulae (Zeller, 1852)
 Hellinsia tephradactyla (Hübner, 1813)
 Merrifieldia baliodactylus (Zeller, 1841)
 Merrifieldia leucodactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Merrifieldia malacodactylus (Zeller, 1847)
 Merrifieldia tridactyla (Linnaeus, 1758)
 Oidaematophorus constanti Ragonot, 1875
 Oxyptilus ericetorum (Stainton, 1851)
 Oxyptilus parvidactyla (Haworth, 1811)
 Oxyptilus pilosellae (Zeller, 1841)
 Paraplatyptilia metzneri (Zeller, 1841)
 Platyptilia calodactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Platyptilia farfarellus Zeller, 1867
 Platyptilia nemoralis Zeller, 1841
 Platyptilia tesseradactyla (Linnaeus, 1761)
 Pterophorus ischnodactyla (Treitschke, 1835)
 Pterophorus pentadactyla (Linnaeus, 1758)
 Stangeia siceliota (Zeller, 1847)
 Stenoptilia bipunctidactyla (Scopoli, 1763)
 Stenoptilia graphodactyla (Treitschke, 1833)
 Stenoptilia lutescens (Herrich-Schäffer, 1855)
 Stenoptilia mannii (Zeller, 1852)
 Stenoptilia pelidnodactyla (Stein, 1837)
 Stenoptilia pterodactyla (Linnaeus, 1761)
 Stenoptilia zophodactylus (Duponchel, 1840)
 Wheeleria ivae (Kasy, 1960)
 Wheeleria obsoletus (Zeller, 1841)

Вогнівки (Pyralidae)

 Achroia grisella (Fabricius, 1794)
 Acrobasis advenella (Zincken, 1818)
 Acrobasis consociella (Hübner, 1813)
 Acrobasis dulcella (Zeller, 1848)
 Acrobasis glaucella Staudinger, 1859
 Acrobasis legatea (Haworth, 1811)
 Acrobasis marmorea (Haworth, 1811)
 Acrobasis obtusella (Hübner, 1796)
 Acrobasis sodalella Zeller, 1848
 Acrobasis suavella (Zincken, 1818)
 Acrobasis tumidana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Aglossa caprealis (Hübner, 1809)
 Aglossa pinguinalis (Linnaeus, 1758)
 Aglossa signicostalis Staudinger, 1871
 Alophia combustella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Ancylosis cinnamomella (Duponchel, 1836)
 Ancylosis gracilella Ragonot, 1887
 Ancylosis hellenica (Staudinger, 1871)
 Ancylosis muliebris (Meyrick, 1937)
 Ancylosis oblitella (Zeller, 1848)
 Ancylosis roscidella (Eversmann, 1844)
 Aphomia sociella (Linnaeus, 1758)
 Aphomia zelleri Joannis, 1932
 Apomyelois ceratoniae (Zeller, 1839)
 Asalebria florella (Mann, 1862)
 Asarta aethiopella (Duponchel, 1837)
 Bostra obsoletalis (Mann, 1884)
 Bradyrrhoa confiniella Zeller, 1848
 Bradyrrhoa gilveolella (Treitschke, 1832)
 Bradyrrhoa trapezella (Duponchel, 1836)
 Cadra furcatella (Herrich-Schäffer, 1849)
 Catastia marginea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Delplanqueia dilutella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Dioryctria abietella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eccopisa effractella Zeller, 1848
 Elegia fallax (Staudinger, 1881)
 Elegia similella (Zincken, 1818)
 Ematheudes punctella (Treitschke, 1833)
 Endotricha flammealis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ephestia elutella (Hübner, 1796)
 Ephestia unicolorella Staudinger, 1881
 Epischnia cretaciella Mann, 1869
 Epischnia illotella Zeller, 1839
 Epischnia prodromella (Hübner, 1799)
 Episcythrastis tabidella (Mann, 1864)
 Episcythrastis tetricella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Etiella zinckenella (Treitschke, 1832)
 Eurhodope cirrigerella (Zincken, 1818)
 Eurhodope incompta (Zeller, 1847)
 Eurhodope rosella (Scopoli, 1763)
 Euzophera bigella (Zeller, 1848)
 Euzophera cinerosella (Zeller, 1839)
 Euzophera fuliginosella (Heinemann, 1865)
 Euzophera lunulella (O. Costa, 1836)
 Euzophera pulchella Ragonot, 1887
 Euzopherodes charlottae (Rebel, 1914)
 Euzopherodes vapidella (Mann, 1857)
 Galleria mellonella (Linnaeus, 1758)
 Homoeosoma inustella Ragonot, 1884
 Homoeosoma nebulella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Homoeosoma nimbella (Duponchel, 1837)
 Homoeosoma sinuella (Fabricius, 1794)
 Hypochalcia ahenella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hypochalcia lignella (Hübner, 1796)
 Hypochalcia orbipunctella Ragonot, 1887
 Hypotia massilialis (Duponchel, 1832)
 Hypsopygia costalis (Fabricius, 1775)
 Hypsopygia fulvocilialis (Duponchel, 1834)
 Hypsopygia glaucinalis (Linnaeus, 1758)
 Hypsopygia rubidalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hypsotropa limbella Zeller, 1848
 Insalebria serraticornella (Zeller, 1839)
 Isauria dilucidella (Duponchel, 1836)
 Keradere lepidella (Ragonot, 1887)
 Keradere tengstroemiella (Erschoff, 1874)
 Khorassania compositella (Treitschke, 1835)
 Lamoria anella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Loryma egregialis (Herrich-Schäffer, 1838)
 Matilella fusca (Haworth, 1811)
 Megasis rippertella (Zeller, 1839)
 Merulempista cingillella (Zeller, 1846)
 Metallosticha argyrogrammos (Zeller, 1847)
 Moitrelia obductella (Zeller, 1839)
 Myelois circumvoluta (Fourcroy, 1785)
 Nephopterix angustella (Hübner, 1796)
 Nyctegretis lineana (Scopoli, 1786)
 Oncocera semirubella (Scopoli, 1763)
 Oxybia transversella (Duponchel, 1836)
 Pempelia albariella Zeller, 1839
 Pempelia alpigenella (Duponchel, 1836)
 Pempelia amoenella (Zeller, 1848)
 Pempelia brephiella (Staudinger, 1879)
 Pempelia palumbella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pempeliella macedoniella (Ragonot, 1887)
 Pempeliella ornatella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pempeliella sororculella (Ragonot, 1887)
 Pempeliella sororiella Zeller, 1839
 Phycita coronatella (Guenee, 1845)
 Phycita meliella (Mann, 1864)
 Phycita metzneri (Zeller, 1846)
 Phycita pedisignella Ragonot, 1887
 Phycita poteriella (Zeller, 1846)
 Phycita roborella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Phycitodes albatella (Ragonot, 1887)
 Phycitodes binaevella (Hübner, 1813)
 Phycitodes inquinatella (Ragonot, 1887)
 Phycitodes lacteella (Rothschild, 1915)
 Phycitodes saxicola (Vaughan, 1870)
 Plodia interpunctella (Hübner, 1813)
 Psorosa dahliella (Treitschke, 1832)
 Psorosa mediterranella Amsel, 1953
 Pterothrixidia rufella (Duponchel, 1836)
 Pyralis farinalis (Linnaeus, 1758)
 Pyralis regalis Denis & Schiffermuller, 1775
 Raphimetopus ablutella (Zeller, 1839)
 Rhodophaea formosa (Haworth, 1811)
 Sciota imperialella (Ragonot, 1887)
 Selagia argyrella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Selagia spadicella (Hübner, 1796)
 Selagia subochrella (Herrich-Schäffer, 1849)
 Stemmatophora brunnealis (Treitschke, 1829)
 Stemmatophora combustalis (Fischer v. Röslerstamm, 1842)
 Stemmatophora honestalis (Treitschke, 1829)
 Synaphe antennalis (Fabricius, 1794)
 Synaphe moldavica (Esper, 1794)
 Synaphe punctalis (Fabricius, 1775)
 Trachonitis cristella (Denis & Schiffermuller, 1775)

Сатурнієві (Saturniidae) 

 Aglia tau (Linnaeus, 1758) — сатурнія руда
 Antheraea yamamai (Guerin-Meneville, 1861)
 Saturnia pavoniella (Scopoli, 1763)
 Saturnia spini (Denis & Schiffermüller, 1775) — сатурнія середня
 Saturnia caecigena Kupido, 1825
 Saturnia pyri (Denis & Schiffermüller, 1775) — сатурнія велика

Сцитридіди (Scythrididae)
 Enolmis desidella (Lederer, 1855)
 Scythris aerariella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Scythris albidella (Stainton, 1867)
 Scythris carboniella Jackh, 1978
 Scythris confluens (Staudinger, 1870)
 Scythris crassiuscula (Herrich-Schäffer, 1855)
 Scythris cuspidella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Scythris disparella (Tengstrom, 1848)
 Scythris dissimilella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Scythris ericetella (Heinemann, 1872)
 Scythris knochella (Fabricius, 1794)
 Scythris laminella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Scythris limbella (Fabricius, 1775)
 Scythris pascuella (Zeller, 1855)
 Scythris picaepennis (Haworth, 1828)
 Scythris productella (Zeller, 1839)
 Scythris punctivittella (O. Costa, 1836)
 Scythris schleichiella (Zeller, 1870)
 Scythris subseliniella (Heinemann, 1876)
 Scythris tergestinella (Zeller, 1855)
 Scythris tributella (Zeller, 1847)
 Scythris vittella (O. Costa, 1834)

Скляниці (Sesiidae)
 Bembecia albanensis (Rebel, 1918)
 Bembecia ichneumoniformis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Bembecia megillaeformis (Hübner, 1813)
 Bembecia pavicevici Tosevski, 1989
 Bembecia scopigera (Scopoli, 1763)
 Bembecia uroceriformis (Treitschke, 1834)
 Chamaesphecia alysoniformis (Herrich-Schäffer, 1846)
 Chamaesphecia annellata (Zeller, 1847)
 Chamaesphecia astatiformis (Herrich-Schäffer, 1846)
 Chamaesphecia bibioniformis (Esper, 1800)
 Chamaesphecia chalciformis (Esper, 1804)
 Chamaesphecia doleriformis (Herrich-Schäffer, 1846)
 Chamaesphecia dumonti Le Cerf, 1922
 Chamaesphecia empiformis (Esper, 1783)
 Chamaesphecia euceraeformis (Ochsenheimer, 1816)
 Chamaesphecia leucopsiformis (Esper, 1800)
 Chamaesphecia masariformis (Ochsenheimer, 1808)
 Chamaesphecia nigrifrons (Le Cerf, 1911)
 Chamaesphecia proximata (Staudinger, 1891)
 Chamaesphecia schmidtiiformis (Freyer, 1836)
 Chamaesphecia tenthrediniformis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Chamaesphecia thracica Z. Lastuvka, 1983
 Paranthrene diaphana Dalla Torre & Strand, 1925
 Paranthrene insolitus Le Cerf, 1914
 Paranthrene tabaniformis (Rottemburg, 1775)
 Pennisetia hylaeiformis (Laspeyres, 1801)
 Pyropteron affinis (Staudinger, 1856)
 Pyropteron leucomelaena (Zeller, 1847)
 Pyropteron minianiformis (Freyer, 1843)
 Pyropteron muscaeformis (Esper, 1783)
 Pyropteron triannuliformis (Freyer, 1843)
 Sesia apiformis (Clerck, 1759)
 Sesia pimplaeformis Oberthur, 1872
 Synanthedon andrenaeformis (Laspeyres, 1801)
 Synanthedon cephiformis (Ochsenheimer, 1808)
 Synanthedon conopiformis (Esper, 1782)
 Synanthedon culiciformis (Linnaeus, 1758)
 Synanthedon formicaeformis (Esper, 1783)
 Synanthedon loranthi (Kralicek, 1966)
 Synanthedon mesiaeformis (Herrich-Schäffer, 1846)
 Synanthedon myopaeformis (Borkhausen, 1789)
 Synanthedon spheciformis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Synanthedon spuleri (Fuchs, 1908)
 Synanthedon stomoxiformis (Hübner, 1790)
 Synanthedon tipuliformis (Clerck, 1759)
 Synanthedon vespiformis (Linnaeus, 1761)
 Tinthia brosiformis (Hübner, 1813)
 Tinthia myrmosaeformis (Herrich-Schäffer, 1846)
 Tinthia tineiformis (Esper, 1789)

Бражникові (Sphingidae) 

 Acherontia atropos (Linnaeus, 1758) — бражник мертва голова
 Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)
 Daphnis nerii (Linnaeus, 1758) — бражник олеандровий
 Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758)
 Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758)
 Hemaris croatica (Esper, 1800) — бражник  хорватський
 Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758)
 Hemaris tityus (Linnaeus, 1758) — бражник скабіозовий
 Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758)
 Hyles livornica (Esper, 1780)
 Laothoe populi (Linnaeus, 1758)
 Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758) — язикан звичайний
 Marumba quercus (Denis & Schiffermüller, 1775) — бражник дубовий
 Mimas tiliae (Linnaeus, 1758)
 Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) — бражник прозерпіна
 Smerinthus ocellata (Linnaeus, 1758)
 Sphingoneopsis gorgoniades (Hübner, 1819)
 Sphinx ligustri Linnaeus, 1758
 Theretra alecto (Linnaeus, 1758)

Молі справжні (Tineidae)
 Ateliotum hungaricellum Zeller, 1839
 Cephimallota angusticostella (Zeller, 1839)
 Cephimallota crassiflavella Bruand, 1851
 Eudarcia forsteri (Petersen, 1964)
 Eudarcia granulatella (Zeller, 1852)
 Eudarcia kasyi (Petersen, 1971)
 Euplocamus anthracinalis (Scopoli, 1763)
 Euplocamus ophisus (Cramer, 1779)
 Hapsifera luridella Zeller, 1847
 Infurcitinea albanica Petersen, 1963
 Infurcitinea albicomella (Stainton, 1851)
 Infurcitinea banatica Petersen, 1961
 Infurcitinea kasyi Petersen, 1962
 Infurcitinea lakoniae Gaedike, 1983
 Infurcitinea ochridella Petersen, 1962
 Infurcitinea rumelicella (Rebel, 1903)
 Lichenotinea pustulatella (Zeller, 1852)
 Monopis crocicapitella (Clemens, 1859)
 Monopis imella (Hübner, 1813)
 Monopis laevigella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Monopis obviella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Morophaga choragella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Myrmecozela parnassiella (Rebel, 1915)
 Nemapogon clematella (Fabricius, 1781)
 Nemapogon granella (Linnaeus, 1758)
 Nemapogon gravosaellus Petersen, 1957
 Nemapogon hungaricus Gozmany, 1960
 Nemapogon inconditella (Lucas, 1956)
 Nemapogon signatellus Petersen, 1957
 Neurothaumasia ankerella (Mann, 1867)
 Neurothaumasia macedonica Petersen, 1962
 Niditinea striolella (Matsumura, 1931)
 Reisserita relicinella (Herrich-Schäffer, 1853)
 Stenoptinea cyaneimarmorella (Milliere, 1854)
 Tinea basifasciella Ragonot, 1895
 Tinea flavescentella Haworth, 1828
 Tinea pellionella Linnaeus, 1758
 Tinea trinotella Thunberg, 1794
 Triaxomasia caprimulgella (Stainton, 1851)
 Trichophaga bipartitella (Ragonot, 1892)

Однобарвні молі-мінери (Tischeriidae)

 Coptotriche angusticollella (Duponchel, 1843)
 Coptotriche marginea (Haworth, 1828)
 Tischeria decidua Wocke, 1876
 Tischeria ekebladella (Bjerkander, 1795)

Листовійки (Tortricidae) 

 Acleris bergmanniana (Linnaeus, 1758)
 Acleris boscanoides Razowski, 1959
 Acleris forsskaleana (Linnaeus, 1758)
 Acleris hastiana (Linnaeus, 1758)
 Acleris holmiana (Linnaeus, 1758)
 Acleris literana (Linnaeus, 1758)
 Acleris permutana (Duponchel, 1836)
 Acleris quercinana (Zeller, 1849)
 Acleris rhombana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acleris schalleriana (Linnaeus, 1761)
 Acleris sparsana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acleris variegana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Aethes bilbaensis (Rossler, 1877)
 Aethes flagellana (Duponchel, 1836)
 Aethes francillana (Fabricius, 1794)
 Aethes hartmanniana (Clerck, 1759)
 Aethes kasyi Razowski, 1962
 Aethes margaritana (Haworth, 1811)
 Aethes margarotana (Duponchel, 1836)
 Aethes moribundana (Staudinger, 1859)
 Aethes nefandana (Kennel, 1899)
 Aethes rutilana (Hübner, 1817)
 Aethes sanguinana (Treitschke, 1830)
 Aethes smeathmanniana (Fabricius, 1781)
 Aethes tesserana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Aethes tornella (Walsingham, 1898)
 Agapeta hamana (Linnaeus, 1758)
 Agapeta zoegana (Linnaeus, 1767)
 Aleimma loeflingiana (Linnaeus, 1758)
 Ancylis achatana (Denis & Schiffermuller, 1775) — листокрутка полохлива
 Ancylis apicella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ancylis comptana (Frolich, 1828) — листокрутка сунична
 Ancylis mitterbacheriana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ancylis selenana (Guenee, 1845)
 Ancylis tineana (Hübner, 1799)
 Aphelia viburniana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Aphelia euxina (Djakonov, 1929)
 Aphelia ferugana (Hübner, 1793)
 Apotomis capreana (Hübner, 1817)
 Archips podana (Scopoli, 1763) — листокрутка всеїдна
 Archips rosana (Linnaeus, 1758)
 Archips xylosteana (Linnaeus, 1758) — листокрутка строкато-золотиста
 Argyroploce arbutella (Linnaeus, 1758)
 Avaria hyerana (Milliere, 1858)
 Bactra furfurana (Haworth, 1811)
 Bactra lancealana (Hübner, 1799)
 Celypha lacunana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Celypha rurestrana (Duponchel, 1843)
 Celypha striana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Choristoneura hebenstreitella (Muller, 1764)
 Clepsis balcanica (Rebel, 1917)
 Clepsis burgasiensis (Rebel, 1916)
 Clepsis consimilana (Hübner, 1817)
 Clepsis pallidana (Fabricius, 1776)
 Clepsis rurinana (Linnaeus, 1758)
 Clepsis senecionana (Hübner, 1819)
 Cnephasia alticolana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Cnephasia asseclana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cnephasia communana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Cnephasia cupressivorana (Staudinger, 1871)
 Cnephasia graecana Rebel, 1902
 Cnephasia heringi Razowski, 1958
 Cnephasia klimeschi Razowski, 1956
 Cnephasia stephensiana (Doubleday, 1849)
 Cnephasia abrasana (Duponchel, 1843)
 Cnephasia incertana (Treitschke, 1835)
 Cochylidia implicitana (Wocke, 1856)
 Cochylidia subroseana (Haworth, 1811)
 Cochylimorpha jucundana (Treitschke, 1835)
 Cochylimorpha meridiana (Staudinger, 1859)
 Cochylimorpha straminea (Haworth, 1811)
 Cochylis dubitana (Hübner, 1799)
 Cochylis epilinana Duponchel, 1842
 Cochylis pallidana Zeller, 1847
 Cochylis posterana Zeller, 1847
 Cochylis roseana (Haworth, 1811)
 Cochylis salebrana (Mann, 1862)
 Crocidosema plebejana Zeller, 1847
 Cryptocochylis conjunctana (Mann, 1864)
 Cydia amplana (Hübner, 1800)
 Cydia duplicana (Zetterstedt, 1839)
 Cydia fagiglandana (Zeller, 1841)
 Cydia inquinatana (Hübner, 1800)
 Cydia pactolana (Zeller, 1840)
 Cydia pomonella (Linnaeus, 1758)
 Cydia pyrivora (Danilevsky, 1947)
 Cydia splendana (Hübner, 1799)
 Cydia succedana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cydia ulicetana (Haworth, 1811)
 Diceratura ostrinana (Guenee, 1845)
 Diceratura rhodograpta Djakonov, 1929
 Diceratura roseofasciana (Mann, 1855)
 Dichelia histrionana (Frolich, 1828)
 Dichrorampha cinerosana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Dichrorampha coniana Obraztsov, 1953
 Dichrorampha gruneriana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Dichrorampha petiverella (Linnaeus, 1758)
 Dichrorampha plumbagana (Treitschke, 1830)
 Dichrorampha plumbana (Scopoli, 1763)
 Doloploca punctulana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eana derivana (de La Harpe, 1858)
 Eana incanana (Stephens, 1852)
 Eana italica (Obraztsov, 1950)
 Eana penziana (Thunberg, 1791)
 Eana argentana (Clerck, 1759)
 Eana osseana (Scopoli, 1763)
 Eana canescana (Guenee, 1845)
 Enarmonia formosana (Scopoli, 1763) — листокрутка вишнева
 Endothenia marginana (Haworth, 1811)
 Endothenia nigricostana (Haworth, 1811)
 Epagoge grotiana (Fabricius, 1781)
 Epiblema costipunctana (Haworth, 1811)
 Epiblema gammana (Mann, 1866)
 Epiblema graphana (Treitschke, 1835)
 Epiblema hepaticana (Treitschke, 1835)
 Epiblema inulivora (Meyrick, 1932)
 Epiblema scutulana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Epiblema sticticana (Fabricius, 1794)
 Epiblema turbidana (Treitschke, 1835)
 Epinotia abbreviana (Fabricius, 1794)
 Epinotia dalmatana (Rebel, 1891)
 Epinotia festivana (Hübner, 1799)
 Epinotia kochiana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Epinotia thapsiana (Zeller, 1847)
 Eucosma albidulana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Eucosma campoliliana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eucosma cana (Haworth, 1811)
 Eucosma conformana (Mann, 1872)
 Eucosma conterminana (Guenee, 1845)
 Eucosma lugubrana (Treitschke, 1830)
 Eudemis profundana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eugnosta lathoniana (Hübner, 1800)
 Eugnosta magnificana (Rebel, 1914)
 Eupoecilia ambiguella (Hübner, 1796) — листокрутка дволітна
 Eupoecilia angustana (Hübner, 1799)
 Eupoecilia cebrana (Hübner, 1813)
 Falseuncaria ruficiliana (Haworth, 1811)
 Grapholita funebrana Treitschke, 1835
 Grapholita molesta (Busck, 1916)
 Grapholita lunulana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Grapholita nebritana Treitschke, 1830
 Gypsonoma aceriana (Duponchel, 1843)
 Gypsonoma dealbana (Frolich, 1828)
 Gypsonoma minutana (Hübner, 1799)
 Hedya nubiferana (Haworth, 1811) — листокрутка різноколірна плодова
 Hedya ochroleucana (Frolich, 1828)
 Hedya pruniana (Hübner, 1799)
 Hysterophora maculosana (Haworth, 1811)
 Isotrias hybridana (Hübner, 1817)
 Lathronympha strigana (Fabricius, 1775)
 Lobesia bicinctana (Duponchel, 1844)
 Lobesia botrana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lobesia indusiana (Zeller, 1847)
 Metendothenia atropunctana (Zetterstedt, 1839)
 Neosphaleroptera nubilana (Hübner, 1799)
 Notocelia cynosbatella (Linnaeus, 1758)
 Notocelia incarnatana (Hübner, 1800)
 Notocelia roborana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Notocelia trimaculana (Haworth, 1811)
 Notocelia uddmanniana (Linnaeus, 1758)
 Olethreutes arcuella (Clerck, 1759)
 Orthotaenia undulana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pammene blockiana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Pammene christophana (Moschler, 1862)
 Pammene fasciana (Linnaeus, 1761)
 Pammene mariana (Zerny, 1920)
 Pammene percognata Diakonoff, 1976
 Pammene rhediella (Clerck, 1759)
 Pammene splendidulana (Guenee, 1845)
 Pandemis cerasana (Hübner, 1786) — листокрутка кривовуса смородинова
 Pandemis heparana (Denis & Schiffermuller, 1775) — листокрутка вербова кривовуса
 Paramesia gnomana (Clerck, 1759)
 Pelochrista mollitana (Zeller, 1847)
 Periclepsis cinctana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Phalonidia contractana (Zeller, 1847)
 Phalonidia manniana (Fischer v. Röslerstamm, 1839)
 Phaneta pauperana (Duponchel, 1843)
 Phiaris stibiana (Guenee, 1845)
 Phtheochroa duponchelana (Duponchel, 1843)
 Phtheochroa pulvillana Herrich-Schäffer, 1851
 Phtheochroa sodaliana (Haworth, 1811)
 Prochlidonia amiantana (Hübner, 1799)
 Propiromorpha rhodophana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Pseudargyrotoza conwagana (Fabricius, 1775)
 Pseudeulia asinana (Hübner, 1799)
 Ptycholoma lecheana (Linnaeus, 1758)
 Ptycholomoides aeriferana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Rhopobota myrtillana (Humphreys & Westwood, 1845)
 Rhyacionia duplana (Hübner, 1813)
 Sparganothis pilleriana (Denis & Schiffermuller, 1775) — листокрутка виноградна
 Spilonota ocellana (Denis & Schiffermuller, 1775) — листокрутка брунькова
 Strophedra weirana (Douglas, 1850)
 Thiodia citrana (Hübner, 1799)
 Thiodia major (Rebel, 1903)
 Thiodia trochilana (Frolich, 1828)
 Tortricodes alternella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Tortrix viridana Linnaeus, 1758
 Xerocnephasia rigana (Sodoffsky, 1829)
 Zeiraphera isertana (Fabricius, 1794)

Молі горностаєві (Yponomeutidae)

 Kessleria saxifragae (Stainton, 1868)
 Kessleria alpicella (Stainton, 1851)
 Kessleria macedonica Huemer & Tarmann, 1992
 Pseudoswammerdamia combinella (Hübner, 1786)
 Scythropia crataegella (Linnaeus, 1767)
 Swammerdamia pyrella (Villers, 1789)
 Yponomeuta padella (Linnaeus, 1758)
 Yponomeuta plumbella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Yponomeuta sedella Treitschke, 1832
 Zelleria hepariella Stainton, 1849

Ypsolophidae 

 Ypsolopha albiramella (Mann, 1861)
 Ypsolopha instabilella (Mann, 1866)
 Ypsolopha lucella (Fabricius, 1775)
 Ypsolopha parenthesella (Linnaeus, 1761)
 Ypsolopha persicella (Fabricius, 1787) — Міль серпокрила персикова
 Ypsolopha scabrella (Linnaeus, 1761)
 Ypsolopha semitessella (Mann, 1861)
 Ypsolopha ustella (Clerck, 1759)

Строкатки (Zygaenidae) 

 Adscita albanica (Naufock, 1926)
 Adscita geryon (Hübner, 1813)
 Adscita obscura (Zeller, 1847)
 Adscita statices (Linnaeus, 1758)
 Adscita mannii (Lederer, 1853)
 Jordanita chloros (Hübner, 1813)
 Jordanita globulariae (Hübner, 1793)
 Jordanita graeca (Jordan, 1907)
 Jordanita subsolana (Staudinger, 1862)
 Jordanita budensis (Ad. & Au. Speyer, 1858)
 Jordanita notata (Zeller, 1847)
 Rhagades pruni (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Theresimima ampellophaga (Bayle-Barelle, 1808)
 Zygaena carniolica (Scopoli, 1763)
 Zygaena brizae (Esper, 1800)
 Zygaena laeta (Hübner, 1790) — Красик веселий
 Zygaena minos (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Zygaena punctum Ochsenheimer, 1808
 Zygaena purpuralis (Brunnich, 1763)
 Zygaena angelicae Ochsenheimer, 1808
 Zygaena ephialtes (Linnaeus, 1767)
 Zygaena exulans (Hohenwarth, 1792)
 Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758)
 Zygaena lonicerae (Scheven, 1777)
 Zygaena loti (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Zygaena nevadensis Rambur, 1858
 Zygaena osterodensis Reiss, 1921
 Zygaena viciae (Denis & Schiffermuller, 1775)

Посилання 
 Fauna Europaea

п
л
Фауна Північної Македонії